La liste des tableaux d'Edvard Munch recense les  connus du peintre norvégien Edvard Munch ; elle est établie selon le catalogue raisonné de Gerd Woll, publié en 2008. Les numéros et les titres anglais sont ceux du catalogue raisonné. Le titre français est indiqué lorsqu'il est connu.

La carrière de Munch s'étale de 1880 à 1943. À son décès,  de ses peintures étaient en sa possession. Il les avait toutes léguées à la ville d'Oslo, lorsqu'il a écrit son testament le , juste après l'occupation d'Oslo, en Norvège, par les troupes allemandes.

Munch est mort le  ; tous les tableaux légués sont au musée Munch. D'autres collections de peintures de Munch se trouvent à la Galerie nationale d'Oslo, dont la célèbre version de 1893 du Cri. D'autres tableaux du grand cycle thématique que Munch appelle la Frise de la Vie (( Livsfrisen) sont au musée Stenersen à Oslo et au musée d'art de Bergen.

Liste 
{| class="wikitable" class="sortable wikitable" style="margin-left:0.5em; text-align:left"
! Num !! Image !! Titre anglais !! Titre français !! Technique!! Dimension (cm) !! Année !! Lieu
|-
|1||||Telthusbakken with Gamle Aker Church||Telthusbakken avec l'église Gamle Aker ||huile sur carton||12 × 18||1880||Localisation inconnue
|-
|2||||Øvre Foss||Øvre Foss||huile sur carton|| ||1880||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|3||||Small Lake with Boat||Petit Lac avec bateau|| || ||1880||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|4||||Horse and Wagon in front of Farm Buildings||Cheval et Chariot devant des bâtiments de ferme|| huile sur carton|| ||1880||Localisation inconnue
|-
|5||||Autumn Work in the Field||Travail d'automne dans le champ|| || ||1880||Localisation inconnue
|-
|6||||Landscape with Woman Walking by a Lake||Paysage avec une femme marchant au bord d'un lac|| || ||1880||Localisation inconnue
|-
|7||||Landscape with Trees and Water||Paysage avec arbres et eau|| || ||1880||Localisation inconnue
|-
|8||||Autumn in the Forest|| Automne dans la forêt||huile sur carton||||1880||Flaten Art Museum. St. Olaf College, Northfield, Minnesota, USA (don de Brunhild Telie Sather)
|-
|9||||Horse and Cart on a Country Road||Cheval et Charette sur une route de campagne ||huile sur papier fixé sur carton||||1880||Collection privée
|-
|10||||Still Life with Pipe and Bibles|| Nature morte avec pipe et bibles|| || ||1880||Collection privée
|-
|11||||View from Fossveien||Vue de Fossveien ||huile sur carton|| ||1881||Musée d'Art de Lillehammer, Norvège (collection Oscar Johannessen)
|-
|12||||View from Fossveien|| Vue de Fossveien || || ||1881||Musée Munch
|-
|13||||Winter Landscape with House and Red Sky||Paysage d'hiver avec maison et ciel rouge ||huile sur carton||||1881||Localisation inconnue
|-
|14||||Potted Plant on the Window-Sill||Plante en pot sur le rebord de la fenêtre|| || ||1881-1882||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|15||||Potted Plant||Plante en pot|| || ||1881-1882||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|16||||The Living-Room of the Misses Munch in Pilestredet 61||Le Salon des filles Munch au 61 Pilestredet ||huile sur carton|| ||1881||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|17||||From Vestre Aker|| || || ||1881||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|18||||Hakloa in Maridalen|| || || ||1881||Localisation inconnue
|-
|19||||Maridalsveien in Nydalen|| || || ||1881||Localisation inconnue
|-
|20||||Houses in Maridalen||Maisons à Maridalen || || ||1881||Collection privée
|-
|21||||From Maridalen||De Maridalen || || ||1881||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|22||||Akerselva|| Akerselva||huile sur carton || ||1881||Collection privée
|-
|23||||Landscape with Woman and Child||Paysage avec femme et enfant|| || ||1881||Collection privée
|-
|24||||Landscape with a Small House and Two People||Paysage avec une petite maison et deux personnes|| || ||1881||Collection privée
|-
|25||||Landscape with Lake and Forest||Paysage avec un lac et une forêt|| || ||1881||Collection privée 
|-
|26||||From Bunnefjorden|| || || ||1881||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|27||||From Sandvika||De Sandvika ||huile sur carton||||1881||Flaten Art Museum St. Olaf College, Northfield, Minnesota, USA (propriété de Richard N. Telie)
|-
|28||||Man Rowing towards Land|| || || ||1881||Collection privée
|-
|29||||Bay with Boat and House|| Baie avec bateau et maison ||huile sur carton|| ||1881||Collection Carmen Thyssen-Bornemisza en dépôt du Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid, Espagne
|-
|30||||Man and Woman in Boat||Homme et Femme dans un bateau || || ||1881||Collection privée, Stockholm
|-
|31||||Fisherman by the Water|| || || ||1881||Localisation inconnue
|-
|32||||Christian Munch on the Couch||Christian Munch sur le divan|| || ||1881||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|33||||Christian Munch on the Couch||Christian Munch sur le divan|| || ||1881||Localisation inconnue
|-
|34||||Study of a Landscape||Étude de payage|| || ||1881||Localisation inconnue
|-
|35||||View of Grüner's Garden|| || || ||1881||Collection privée
|-
|36||||Gamle Aker Church||L'Église Gamle Aker|| || ||1881-1882||Collection privée
|-
|37||||Gamle Aker Church||L'Église Gamle Aker || || ||1881||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|38||||Gamle Aker Church||L'Église Gamle Aker || || ||1881||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|39||||Gamle Aker Church||L'Église Gamle Aker || || ||1881||Collection privée
|-
|40||||View from Fossveien 7 towards Bergfjerdingen|| || || ||1881||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|41||||People on the Road in Wet Snow|| || || ||1881||Collection privée
|-
|42||||Goblin with Christmas Porridge|| || || ||1881||Peder Andreas Lund
|-
|43||||Still Life with Jar, Apple, Walnut and Coconut|| || || ||1881||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|44||||Øvre Foss in Winter|| ||huile sur papier||18,5 × 20||1881-1882||Localisation inconnue 
|-
|45||||Boy in Snow||Garçon dans la neige || || ||1881-1882||The World Children’s Art Museum, Okazaki, Japon
|-
|46||||View of the City on a Winter's Day||Vue de la ville un soir d'hiver || || ||1882||Localisation inconnue
|-
|47|| ||Self-Portrait||Autoportrait||huile sur toile|| ||1882||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|48||||Laura Munch|| Laura Munch|| || ||1882||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|49||||Laura Munch||Laura Munch || || ||1882||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|50||||Olaf Rye's Square towards South East|| ||huile sur carton||||1882||Localisation inconnue
|-
|51||||View across Olaf Rye's Square|| || || ||1882||Collection privée
|-
|52||||Olaf Rye's Square towards South East||Square Olaf Rye vers le sud-est || || ||1882||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|53||||Landscape with Waterfall and House||Paysage avec cascade et maison|| || ||1882||Localisation inconnue
|-
|54||||Evening Atmosphere at Sea||Atmosphère vespérale au bord de la mer|| || ||1882||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|55||||Landscape with a Small Waterfall|| || || ||1882||Erik M. Vik
|-
|56||||Spring Landscape||Paysage de printemps|| || ||1882||Collection privée
|-
|57||||Stream in Spring|| || || ||1882||Collection privée
|-
|58||||Karen Bjølstad||Karen Bjølstad || || ||1882-1883||Localisation inconnue
|-
|59||||Man's Head with Beard|| || || ||1882-1883||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|60||||The Errand Boy|| || || ||1882-1884||Collection privée
|-
|61||||Garden with Red House|| Jardin avec la maison rouge|| || ||1882||Collection privée
|-
|62||||Garden with Red House||Jardin avec la maison rouge ||huile sur carton || ||1882||Collection privée
|-
|63||||By the Garden Table|| À la table du jardin|| || ||1882||Localisation inconnue
|-
|64||||Akerselva by Slåmotgangen||Akerselva près de Slåmotgangen || || ||1882||Collection privée
|-
|65||||Inger by the Window||Inger à la fenêtre || || ||1882||Collection privée
|-
|66||||Akerselva by Nedre Foss||Akerselva près de Nedre Foss|| || ||1882||Localisation inconnue
|-
|67||||Akerselva||Akerselva || || ||1882||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|68||||Birch Trees with Woman Walking|| || || ||1882||Localisation inconnue
|-
|69||||Birch Trees in the Autumn|| || || ||1882||Collection privée
|-
|70||||From Vestre Aker|| || || ||1882||Localisation inconnue
|-
|71||||Birch Trees and Man Carrying Twigs|| || || ||1882||Localisation inconnue
|-
|72||||Autumn in Vestre Aker||Automne à Vestre Aker|| || ||1882||Collection privée
|-
|73||||Woman on a Country Lane|| || || ||1882||Collection privée
|-
|74||||Two Boys on a Country Lane|| || || ||1882||Localisation inconnue
|-
|75||||Thorvald Torgersen||Thorvald Togersen|| || ||1882||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|76||||Thorvald Torgersen||Thorvald Togersen|| || ||1882||Collection privée
|-
|77||||Head of a Boy|| || || ||1882-1883||Katharina et Nathan Bernstein, New York
|-
|78||||Andreas Reading||Andreas Reading|| || ||1882-1883||Collection privée
|-
|79||||Andreas Reading||Andreas Reading||huile sur carton || ||1882-1883||Localisation inconnue
|-
|80||||Andreas Reading||Andreas Reading|| || ||1882-1883||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|81||||Self-Portrait||Autoportrait || || ||1882-1883|| Oslo, Norvège
|-
|82||||Drive at Vaterland|| || || ||1882-1883||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|83||||From Saxegårdsgate||De la porte de Saxegård || || ||1882 ?||Musée d'art de Lillehammer, Norvège (collection Oscar Johannessen)
|-
|84||||Laura Munch|| Laura Munch||huile sur toile|| ||1883||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|85||||Otto Linthoe||Otto Linthoe|| || ||1883||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|86||||Study of a Man's Head||Étude d'une tête d'homme|| || ||1883||Collection privée
|-
|87||||Study of an Old Man's Head||Étude d'une tête d'un vieil homme|| || ||1883||Collection privée, Suisse
|-
|88||||Head of an Old Man with Beard||Tête d'un vieil homme avec une barbe|| || ||1883||Collection privée
|-
|89||||Study of an Old Man's Head||Étude d'une tête d'un vieil homme|| || ||1883||Burton Kassell
|-
|90||||Afternoon at Olaf Rye's Square||Après-midi au square Olaf Rye||huile sur carton|| ||1883||Moderna Museet, Stockholm
|-
|91||||Street Corner on Karl Johan, Grand Café||Coin de rue sur Karl Johan, Grand Café||huile sur toile|| ||1883||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|92||||Christian Munch on the Couch||Christian Munch sur le divan || || ||1883||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|93||||Landscape from Asker||Paysage d'Asker|| || ||1883-1884||Localisation inconnue
|-
|94||||Autumn in Asker|| Automne à Asker|| || ||1883-1884||Localisation inconnue
|-
|95||100px||Andreas by the Window||Andreas à la fenêtre|| || ||1883||Bergen Kunstmuseum, Bergen, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|96||||Andreas Reading||Andreas Reading|| || ||1883||Collection privée
|-
|97||||The Dome of Trinity Church||Le Dôme de l'église de la Trinité|| || ||1883-1884||Collection privée
|-
|98||||Study of a Head||Étude d'une tête||huile sur toile||||1883||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|99||||Early in the Morning||Tôt le matin|| || ||1883||Collection privée
|-
|100||||Andreas Singdahlsen||Andreas Singdahlsen || || ||1883||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|101||||Hjalmar Borgstrøm||Hjalmar Borgstrøm || || ||1883||Collection privée
|-
|102||||Portrait of a Woman||Portrait de femme ||huile sur toile|| ||1883-1884||Localisation inconnue
|-
|103||||Karen Bjølstad in the Rocking Chair||Karen Bjølstad dans le fauteuil à bascule|| || ||1883||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|104||||Around the Paraffin Lamp||Autour de la lampe à paraffine|| || ||1883||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|105||||At the Coffee Table||À la table de café ||huile sur toile || ||1883||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|106||||At Supper||Au souper || || ||1883-1884||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|107||||The Infirmary at Helgelandsmoen||L'infirmerie à Helgelandsmoen || || ||1884||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|108||||Fence in the Forest|| || || ||1884||Localisation inconnue
|-
|109||||Two People on the Way to the Forest|| || || ||1884||Collection privée
|-
|110||||Morning||Matin ||huile sur toile|| ||1884||Kunstmuseum de Bergen, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|111||||Christian Munch||Christian Munch|| || ||1884||Collection privée
|-
|112||||Portrait Studies|| || || ||1884?||Localisation inconnue
|-
|113||||Inger Munch in Black||Inger Munch en noir ||huile sur toile||  ||1884||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|114||||Street in Winter|| Rue en hiver|| || ||1885||Collection privée
|-
|115||||Ball||Balle|| || ||1885||Collection privée
|-
|116||||Tête-à-tête||Tête-à-tête || huile sur toile|| ||1885||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|117||||Karl Johan||Karl Johan| || || ||1885-1886||Paleet, Oslo, Norvège
|-
|118||||Girl's Head||Tête de fille|| || ||1885||Collection privée
|-
|119||||Dagny Konow||Dagny Konow || || ||1885||Blomqvist Art Dealer, Oslo, Norvège
|-
|120||||Study of an Old Man's Head||Étude de la tête d'un vieil homme|| || ||1885-1886||Musée Stenersen, Oslo, Norvège.
|-
|121||||Fredrik Lidemark||Fredrik Lidemark || || ||1885||Collection privée
|-
|122||||Karl Jensen-Hjell||Le Peintre Karl Jensen-Hjell ||huile sur toile|| ||1885||Collection privée
|-
|123||||Klemens Stang||Klemens Stang|| || ||1885-1886||Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand, Oslo, Norvège
|-
|124||||Christian Munch with Pipe|| Christian Munch avec une pipe|| || ||1885||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|125||||Karen Bjølstad|| || || ||1885-1886||Kunstmuseum de Bergen, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|126||||Jørgen Sørensen||Jørgen Sørensen|| || ||1885||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|127||||Andreas Munch||Andreas Munch|| || ||1885||Collection privée
|-
|128||||Cabaret||Cabaret|| || ||1885-1886||Musée Stenersen, Oslo, Norvège
|-
|129||||The Sickroom|| || || ||1885-1886||Musée Stenersen, Oslo, Norvège
|-
|130|| ||The Sick Child||L'Enfant malade|| || ||1885-1886||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|131||||Red-Haired Girl with White Rat||Fille rousse avec un rat blanc||huile sur toile||||1886||Kunstmuseum (Bâle) (prêt des amis du musée)
|-
|132||||Girl at the Piano||Fille au piano|| || ||1886||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|133||||Self-Portrait||Autoportrait ||huile sur toile || ||1886||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|134||||Andreas Munch Studying Anatomy|| || || ||1886||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|135||||Afternoon Nap|| || || ||1886||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|136||||Boat with Three Boys|| || || ||1886?||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|137||||Man on the Veranda||Homme sur la véranda|| || ||1886||Kreeger Museum, Washington, États-Unis
|-
|138||||From Hisøya near Arendal||De Hisøya près d'Arendal || || ||1886||Localisation inconnue
|-
|139||||Woman and Children in Arendal||Femme et Enfant à Arendal || || ||1886||Collection privée
|-
|140||||Thorvald Torgersen||Thorvald Torgersen|| || ||1886||Musée Stenersen, Oslo, Norvège
|-
|141||||Puberty||Puberté|| || ||1886||Détruit lors d'un incendie
|-
|142||||The Day After||Le Jour d'après|| || ||1886-1889||Détruit lors d'un incendie en 1890
|-
|143||||Seated Young Girl|| || || ||probablement 1887||Collection privée
|-
|144||||Betzy Nilsen||Betzy Nilsen || || ||1887||Volé au musée national d'Oslo en 1993
|-
|145||||Halvard Stub Holmboe|| || || ||1887||Bergen Kunstmuseum (collection Rasmus Meyer)
|-
|146||||Jacob Torkildsen||Jacob Torkildsen|| || ||probablement 1887||Musée Stenersen, Oslo, Norvège
|-
|147||||Forest Landscape with Small Lake|| || || ||1887||Collection privée
|-
|148||||Veierland near Tønsberg|| || || ||1887||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|149||||Two Men by the Window||Deux Hommes à la fenêtre|| || ||probablement 1887||Collection privée
|-
|150||||Law||Loi|| || ||1887||Collection privée
|-
|151||||Kristiania Bohemians|| || || ||1887-1888||Détruit par un incendie en 1907
|-
|152||||Self-Portrait||Autoportrait ||huile sur toile ||||1888?||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|153||||Marius Selmer||Marius Selmer|| || ||1888||Localisation inconnue
|-
|154||||Bendix Lange||Bendix Lange|| || ||1888||Collection privée
|-
|155||||Beach||Plage|| || ||1888||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|156||||The Tønsberg Fjord|| || || ||1888||Collection privée
|-
|157||||On the Pier|| || || ||1888||Localisation inconnue
|-
|158||||Man Binding Fishnet|| || || ||1888||Christian Mustad, Suisse
|-
|159||||Karen Bjølstad||Karen Bjølstad|| || ||1888||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|160||||Evening||Soir|| || ||1888||Collection privée
|-
|161||||Summer Day on the Pier|| || || ||1888||Collection privée
|-
|162||||Laura and Inger in the Summer Sun||Laura et Inger dans le soleil d'été || || ||1888||Collection privée
|-
|163||||Evening||Soir || || ||1888||Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid, Espagne
|-
|164||||Inger in Sunshine||Inger dans un rayon de soleil || || ||1888||Bergen Kunstmuseum, Bergen, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|165||||At the General Store in Vrengen||À la boutique de Vrengen || || ||1888||Musée d'Art de Lillehammer, Norvège (collection Oscar Johannessen)
|-
|166||||Andreas Bjølstad||Andreas Bjølstad|| || ||1888||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|167||||Aasta Carlsen||Aasta Carlsen||huile sur toile|| ||1888-1889||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|168||||Man Standing in the Doorway|| || || ||1889||Erik M. Vik
|-
|169||||Karl Dørnberger||Karl Dørnberger||huile sur toile||  ||1889||Museum der bildenden Künste, Leipzig, Allemagne
|-
|170||||Charlotte Dørnberger||Charlotte Dørnberger|| || ||1889||Collection privée
|-
|171||||Georg Stang||Georg Stang || || ||1889||Collection de la famille Epstein
|-
|172||||John Hazeland on his Deathbed||John Hazeland sur son lit de mort || || ||1889||Collection privée
|-
|173||||Spring||Printemps||huile sur toile|| ||1889||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|174||||Hans Jæger||Hans Jæger||huile sur toile || ||1889||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|175||||From Karl Johan||De Karl Johan|| || ||1889||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|176||||Music on Karl Johan||Musique dans la rue Karl Johan||huile sur toile||||1889||Kunsthaus Zürich, Suisse
|-
|177||||Beach Landscape from Åsgårdstrand|| || || ||1889||Collection privée, Bermuda
|-
|178||||Beach||Plage|| || ||1889||Collection privée
|-
|179||||From Åsgårdstrand|| || || ||1889||Localisation inconnue
|-
|180||||Beach Landscape|| || || ||1889||Wallraf-Richartz Museum, Cologne, Allemagne. Fondation Corboud
|-
|181||||Shore||Rivage|| || ||1889||Collection privée
|-
|182||||Summer Night. Inger on the Beach|| Nuit d'été. Inger à la plage ||huile sur toile||||1889||Bergen Kunstmuseum, Bergen (collection Rasmus Meyer)
|-
|183||||Summer Evening||Soir d'été|| || ||1889||Statens Museum for Kunst, Copenhague, Danemark
|-
|184||||Summer||Été || || ||1889||Musée Stenersen, Oslo, Norvège
|-
|185||||Summer in Åsgårdstrand||Été à Åsgårdstrand || || ||1889||Localisation inconnue
|-
|186||||Morten Damme's House near Åsgårdstrand|| || || ||1889||Collection privée, États-Unis
|-
|187||||Standing Female Nude||Nu féminin debout|| || ||1889 ?||Musée Stenersen, Oslo, Norvège
|-
|188||||A French Tavern (Two Men and a Woman)||Une taverne française (deux hommes et une femme)|| || ||1890||Détruit lors d'un incendie à l'automne 1890
|-
|189||||The Canal near Paris (with a Small Streamboat)||Le Canal près de Paris (avec un petit bateau à vapeur)|| || ||1890||Détruit lors d'un incendie à l'automne 1890
|-
|190||||A Woman (in Half-figure) with Landscape (Returned from Victoria terrasse)|| || || ||1890 ?||Détruit lors d'un incendie à l'automne 1890
|-
|191||||A Small Beach Study|| || || ||1890?||Détruit lors d'un incendie à l'automne 1890
|-
|192||||Night in Saint-Cloud||Nuit à Saint-Cloud||huile sur toile|| ||1890||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|193||||The Seine at Saint-Cloud||La Seine à Saint-Cloud|| || ||1890||Frances Lehman Loeb Art Center, Vassar College, Poughkeepsie, New York, États-Unis
|-
|194||||The Seine at Saint-Cloud||La Seine à Saint-Cloud|| || ||1890||Localisation inconnue
|-
|195||||The Seine at Saint-Cloud||La Seine à Saint-Cloud|| || ||1890||Collection privée
|-
|196||||The Seine at Saint-Cloud||La Seine à Saint-Cloud|| || ||1890||Collection privée
|-
|197||||The Seine at Saint-Cloud||La Seine à Saint-Cloud|| || ||1890||Musée Stenersen, Oslo, Norvège
|-
|198||||The Seine at Saint-Cloud||La Seine à Saint-Cloud|| || ||1890||Collection privée
|-
|199||||The Seine at Saint-Cloud||La Seine à Saint-Cloud|| || ||1890||Collection privée
|-
|200||||The Seine at Saint-Cloud||La Seine à Saint-Cloud|| || ||1890||Collection privée
|-
|201||||The Seine at Saint-Cloud||La Seine à Saint-Cloud||huile sur toile||46 x 38 ||1890||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|202||||At the Wine Merchant's|| || || ||1890||Collection privée
|-
|203||||In the Bar||Dans le bar|| || ||1890||Städelsches Kunstinstitut, Francfort-sur-le-Main, Allemagne
|-
|204||||In the Café||Dans le café|| || ||1890||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|205||||Norwegian Spring Landscape||Paysage de printemps norvégien|| || ||1890||Localisation inconnue
|-
|206||||Landscape||Paysage|| || ||1890||Localisation inconnue
|-
|207||||The Streamboat Arrives|| || || ||1890||Collection privée
|-
|208||||Beach||Plage|| || ||1890||Collection privée
|-
|209||||Spring Day on Karl Johan||Jour de printemps sur la rue Karl Johan|| || ||1890||Bergen Kunstmuseum, Bergen, Norvège (Bergen Billedgalleri)
|-
|210||||Sunny Day in Åsgårdstrand||Jour ensoleillé à Åsgårdstrand|| || ||1890||Localisation inconnue
|-
|211||||Garden Path|| || || ||1890||Localisation inconnue
|-
|212||||Woman in Evening Landscape||Femme dans un paysage vespéral|| || ||1890||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|213||||Landscape||Paysage|| || ||1890||Bergen Kunstmuseum, Bergen, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|214||||View from Hauketo||Vue de Hauketo|| || ||1890||Collection privée
|-
|215||||View from Hauketo||Vue de Hauketo || || ||1890||Localisation inconnue
|-
|216||||Landscape||Paysage|| || ||1890||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|217||||The Absinth Drinkers||Les Buveurs d'absinthe || || ||1890||Collection privée
|-
|218||||Two Children|| Deux enfants|| || ||1890||Collection privée
|-
|219||||Under the Palm Trees in Nice|| || || ||1891||Collection privée
|-
|220||||Afternoon on the Promenade des Anglais||Après-midi sur la Promenade des Anglais || || ||1891||Collection privée
|-
|221||||Morning on the Promenade des Anglais||Matin sur la Promenade des Anglais || || ||1891||Collection privée
|-
|222||||Sunny Day in Nice|| Jour ensoleillé à Nice|| || ||1891||Collection privée
|-
|223||||Rooftops in Nice||Toits à Nice|| || ||1891||Localisation inconnue
|-
|224||||Night in Nice||Nuit à Nice || || ||1891||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|225||||Fisherboy from Nice||Jeune Pêcheur de Nice|| || ||1891||Collection privée
|-
|226||||Fisherboy from Nice||Jeune Pêcheur de Nice|| || ||1891-1892||Localisation inconnue
|-
|227||||Fisherboy from Nice||Jeune Pêcheur de Nice||pastel sur papier fixé sur carton|| ||1891||Collection Tina et Andrew Brozman
|-
|228||||Boy's Head||Tête de garçon || || ||1891||Moss Kunstforening
|-
|229||||Young Woman in Blue||Jeune Femme en bleu|| || ||1891||Collection privée
|-
|230||||Young Woman in Blue||Jeune Femme en bleu|| || ||1891||Bergen Kunstmuseum, Bergen, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|231||||Model Scratching her Arm||Modèle se grattant le bras|| || ||1891||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|232||||Rue Lafayette||Rue Lafayette||huile sur toile||||1891||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|233||||Rue de Rivoli||Rue de Rivoli||huile sur toile|| ||1891||Fogg Art Museum, Harvard Art Museum, USA (don de Rudolf Serkin)
|-
|234||||Sunday in Åsgårdstrand||Dimanche à Åsgårdstrand || || ||1891||Bergen Kunstmuseum, Bergen, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|235||||Young Blond Girl||Jeune Femme blonde || || ||1891||Collection privée
|-
|236||||Summer Evening in Åsgårdstrand|| || || ||1891||Localisation inconnue
|-
|237||||In Open Air||En plein air || || ||1891||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|238||||Summer||Été || || ||1891||Localisation inconnue
|-
|239||||Eroticism on a Summer Evening||Érotisme un soir d'été|| || ||1891||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|240||||Karl Johan in the Rain||Karl Johan sous la pluie || || ||1891||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|241||||Evening. Melancholy||Soir. Mélancolie||huile, pastel et crayon sur toile||73 × 101 ||1891||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|242||||Woman in Blue against Blue Water||Femme au chapeau rouge sur le fjord (Harmonies bleues / Le chapeau rouge)||huile sur toile || 99 x 65||1891||Collection privée
|-
|243||||Old Fisherman|| || || ||1891||Localisation inconnue
|-
|244||||Pine Forest||Forêt de pins|| || ||1891-1892||Collection privée
|-
|245||||Summer Day in the Forest||Jour d'été dans la forêt|| || ||1891||Localisation inconnue
|-
|246||||Forest Landscape||Paysage de forêt|| || ||1891||Localisation inconnue
|-
|247||||From Nordstrand||De Nordstrand|| || ||1891||Bergen Kunstmuseum, Bergen, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|248||||Landscape in Moonlight||Paysage au clair de lune|| || ||1891||Bergen Kunstmuseum, Bergen, Norvège (collection Stenersen)
|-
|249||||Woman by the Balustrade||Femme à la balustrade || || ||1891|||Horten, Oslo, Norvège
|-
|250||||Inger in a White Blouse||Inger dans une blouse blanche || || ||1891||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|251||||Jappe Nilssen||Jappe Nilssen || || ||1891||Collection privée
|-
|252||||Arve Arvesen||Arve Arvesen || || ||1891||Collection privée
|-
|253||||Gunnar Heiberg||Gunnar Heiberg|| || ||1891||Collection privée
|-
|254||||Helge Rode||Helge Rode || || ||1891||Musée national historique danois, château Frederiksborg, Hillerød, Danemark
|-
|255||||Olga Buhre||Olga Buhre|| || ||1891||Statens Museum for Kunst, Copenhague, Danemark
|-
|256||||Alexandra Thaulow||Alexandra Thaulow || || ||1891||Von der Heydt-Museum, Wuppertal, Allemagne
|-
|257||||Kiss by the Window||Baiser à la fenêtre|| || ||1891||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|258||||The Day After||Le Jour d'après|| || ||1891-1892||Probablement détruit
|-
|259||||Childhood Memory||Mémoire d'enfance || || ||1892||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|260||||Childhood Memory||Mémoire d'enfance || || ||1892||Localisation inconnue
|-
|261||||Gamblers in Monte Carlo||Joueurs à Monte-Carlo || || ||1892||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|262||||Gamblers in Monte Carlo||Joueurs à Monte-Carlo || || ||1892||Collection privée
|-
|263||||At the Roulette Table in Monte Carlo||À la table de roulette à Monte-Carlo || || ||1892||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|264||||Sick Mood at Sunset. Despair||Désespoir|| || ||1892||Galerie Thiel, Stockholm, Suède
|-
|265||||Cypress in Moonlight||Cyprès dans le clair de lune|| || ||1892||Collection privée
|-
|266||||Kiss by the Window||Baiser à la fenêtre||huile sur toile||72 × 64,5 ||1892||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|267||||The Kiss||Le Baiser || || ||1892||Collection privée
|-
|268||||The Girl by the Window||La Fille à la fenêtre|| || ||1892||Probablement détruit
|-
|269||||Woman Combing her Hair||Femme se peignant les cheveux|| || ||1892||Bergen Kunstmuseum, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|270||||Woman Looking in the Mirror||Femme se regardant dans le miroir|| || ||1892||Collection privée
|-
|271||||After the Bath|| Après le bain|| || ||1892||Erik M. Vik
|-
|272||||From the Riviera||Depuis la Riviera|| || ||1892||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|273||||From the Riviera||Depuis la Riviera|| || ||1892||Probablement détruit
|-
|274||||Moonlight by the Mediterranean|| || || ||1892||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|275||||A Pine||Un pin|| || ||1892||Collection privée
|-
|276||||Trees by the Mediterranean||Arbres sur la Méditerranée || || ||1892||Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava, République tchèque
|-
|277||||From the Riviera||Depuis la Riviera || || ||1892||Collection privée
|-
|278||||Men Flocking round Women in Light Clothing|| || || ||1892||Probablement détruit
|-
|279||||Forest||Forêt|| || ||1892||Bergen Kunstmuseum, Bergen, Norvège (collection Stenersen)
|-
|280||||Moonlight on the Beach||Clair de lune à la plage|| || ||1892||Bergen Kunstmuseum, Bergen, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|281||||Mystery on the Shore||Mystère sur le rivage|| || ||1892||Collection privée
|-
|282||||Mystery on the Shore||Mystère sur le rivage|| || ||1892||Collection Würth, Künzelsau
|-
|283||||Two Human Beings. The Lonely Ones||Deux êtres humains. Les solitaires || || ||1892||Détruit par une explosion le 
|-
|284||||Melancholy||Mélancolie|| || ||1892||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|285||||Night in Saint-Cloud||Nuit à Saint-Cloud|| || ||1892||Collection privée
|-
|286||||Night in Saint-Cloud||Nuit à Saint-Cloud|| || ||1892-1893||Collection privée
|-
|287||||Night in Saint-Cloud||Nuit à Saint-Cloud|| || ||1892||Collection privée
|-
|288||||Vision||Vision|| || ||1892||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|289||||The Water Lillies||Les Nénuphars || || ||1892-1893||Collection privée
|-
|290||||Evening on Karl Johan||Soirée sur l'avenue Karl Johan || || ||1892||Bergen Kunstmuseum, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|291||||From Nordstrand||De Nordstrand|| || ||1892||Collection privée
|-
|292||||On the Veranda||Sur la véranda|| || ||1892||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|293||||Inger by the Window||Inger à la fenêtre|| || ||1892||Collection privée
|-
|294||||Inger in Black and Violet||Inger en noir et violet|| || ||1892||Musée national d'Oslo
|-
|295||||Seated Young Woman||Jeune femme assise|| || ||1892||Kunstmuseum de Bergen, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|296||||Autumn Rain||Pluie d'automne|| || ||1892||Collection privée
|-
|297||||Jakob Bratland||Jakob Bratland|| || ||1892||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|298||||Ludvig Meyer||Ludvig Meyer|| || ||1892||Trondheim Kunstmuseum, Oslo, Norvège
|-
|299||||Thor Lütken||Thor Lütken|| || ||1892||Collection privée
|-
|300||||Ragnhild and Dagny Juel||Ragnhild et Dagny Juel|| || ||1892-1893||Localisation inconnue
|-
|301||||August Strindberg||August Strindberg||huile sur toile||122 x 91||1892||Moderna Museet, Stockholm, Suède
|-
|302||||Night in Saint-Cloud||Nuit à Saint-Cloud|| || ||1893||Collection privée
|-
|303||||The Girl by the Window||La Fille à la fenêtre|| || ||1893||Institut d'art de Chicago, Illinois, États-Unis
|-
|304||||Sketch of the Model Posing||Étude de modèle||pastel sur carton||76,5 x 55,5||1893||Fondation Solomon R. Guggenheim, New York, États-Unis
|-
|305||||Separation||Séparation|| || ||1893||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|306||||Woman with Red Hat||Femme au châpeau rouge|| || ||1893-1894||Göteborger Kunstmuseum, Suède
|-
|307||||Symbolic Study|| || || ||1893-1894||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|308||||Portrait of a Man||Portrait d'un homme|| || ||1893-1894||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|309||||Woman's head against a red Background|| || || ||1893-1894||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|310||||Self-Portrait under the Mask of a Woman||Autoportrait sous le masque d'une femme|| || ||1893||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|311||||Seated Nude and Grotesque Masque|| || || ||1893||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|312||||Sunrise in the Harbour||Lever de soleil dans le port|| || ||1893-1894||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|313||||Rosa and Amelie||Rosa et Amélie|| || ||1893||Musée Stenersen, Oslo, Norvège (don de Rolf E. Stenersen an die Stadt Oslo)
|-
|314||||Sunrise in Åsgårdstrand||Lever de soleil à Åsgårdstrand|| || ||1893-1894||Collection privée
|-
|315||||Summer Night||Nuit d'été|| || ||1893|| Kunstmuseum de Bergen, Norvège (Bergen Billedgalleri)
|-
|316||||Melancholy||Mélancolie||  || ||1893||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|317||||Death at the Helm||Mort à la barre|| || ||1893||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|318||||Summer Night. Mermaid|| || || ||1893||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|319|||||Summer Night’s Dream. The Voice||Rêve d'une nuit d'été. La voix|| || ||1893||Musée des beaux-arts de Boston, Massachusetts, États-Unis
|-
|320||||Starry Night||Nuit étoilée||huile sur toile|| 135 x 140 ||1893||Getty Center, Los Angeles, Californie, États-Unis
|-
|321||||Starry Night||Nuit étoilée || || ||1893||Von der Heydt-Museum, Wuppertal, Allemagne
|-
|322||||Moonlight||Clair de lune||huile sur toile||140,5 x 137||1893||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|323||||House in Moonlight||Maison au clair de lune|| || ||1893-1895||Bergen Kunstmuseum (collection Rasmus Meyer)
|-
|324||||The Storm||La Tempête|| || ||1893||Museum of Modern Art, New York, États-Unis
|-
|325||||Death and Spring|| || || ||1893||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|326||||The Angel of Death||L'Ange de la mort|| || ||1893||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|327||||By the Deathbed. Fever||Sur le lit de mort. Fièvre|| || ||1893||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|328||||Death in the Sickroom||Mort dans la chambre des malades|| || ||1893||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|329||||Death in the Sickroom||Mort dans la chambre des malades|| || ||1893||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|330||||Death in the Sickroom||La Mort dans la chambre||huile sur toile||134 x 160 ||1893||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|331||||Vampire||Vampire|| || ||1893||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|332||||The Scream||Le Cri|| || ||1893||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|333||||The Scream||Le Cri|| || ||1893||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|334||||Vampire||Vampire|| huile sur toile||80,5 x 100,5 ||1893||Musée des beaux-arts de Göteborg, Suède
|-
|335||||Vampire||Vampire|| || ||1893||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|336||||The Hands||Les Mains|| || ||1893-1894||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|337||||Dagny Juel Przybyszewska||Dagny Juel Przybyszewska|| || ||1893||
|-
|338||||Helge Bäckström|| Helge Bäckström|| || ||1893||Galerie Thiel, Stockholm, Suède
|-
|339||||Minchen Torkildsen||Minchen Torkildsen || || ||1893||Localisation inconnue
|-
|340||||Ragnhild Bäckström||Ragnhild Bäckström || || ||1894||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|341||||Botho Graf Schwerin||Botho, comte de Schwerin || || ||1894||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|342||||Eberhard von Bodenhausen||Eberhard von Bodenhausen || || ||1894||Localisation inconnue
|-
|343||||Julius Meier-Graefe||Julius Meier-Graefe|| || ||1894||Musée national d'Oslo, Oslo, Notway
|-
|344||||Separation||Séparation || || ||1894||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|345||||Death and Life|| || || ||1894||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|346||||Puberty||Puberté|| || ||1894||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|347||||Puberty||Puberté||huile sur toile||151,5 x 110 ||1894-1895||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|348||||The Day After||Le Jour d'après|| || ||1894||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|349||||Vampire||Vampire|| || ||1894||Collection privée
|-
|350||||Selma Fontheim||Selma Fontheim || || ||1894||Kunsthalle de Hambourg, Allemagne
|-
|351||||Selma Fontheim||Selma Fontheim || || ||1894||Barony Rosendal, Kvinnherad, Oslo, Norvège
|-
|352||||Nora Mengelberg||Nora Mengelberg||huile sur toile||100 x 75||1894||Collection privée
|-
|353||||Ludvig Meyer’s Children||Les Enfants de Ludvig Meyer|| || ||1894||Fondation Emil Bretschger - Musée des beaux-arts de Berne, Suisse
|-
|354||||Stanislaw Przybyszewski|| Stanislaw Przybyszewski|| || ||1894||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|355||||Inger in a Red Dress||Inger dans une robe rouge|| || ||1894||Collection privée
|-
|356||||Bathing Women||Baigneuse|| || ||1894||Collection privée
|-
|357||||Bathers||Baigneurs|| || ||1894||Probablement détruit
|-
|358||||Bathing Boys||Garçons se baignant|| || ||1894||Galerie nationale d'Oslo
|-
|359||||Melancholy||Mélancolie|| || ||1894||Collection privée
|-
|360|||||Melancholy||Mélancolie|| || ||1894-1896||Kunstmuseum de Bergen, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|361||||Woman. Sphinx||Femme. Sphynx|| || ||1894||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|362||||Woman|| Femme|| || ||1894||Kunstmuseum de Bergen, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|363||||Anxiety||Anxiété|| || ||1894||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|364||||Despair||Désespoir|| || ||1894||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|365||||Madonna||La Madone|| || ||1894||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|366||||Madonna||La Madone|| || ||1894-1895||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|367||||Madonna||La Madone|| || ||1895||Kunsthalle de Hambourg, Allemagne (prêt de la fondation pour la recherche des collections artistiques de Hambourg)
|-
|368||||Madonna||La Madone|| || ||1895-1897||Steven A. Cohen
|-
|369||||Madonna||La Madone|| || ||1895-1897||Catherine Woodard et Nelson Blitz jr.
|-
|370||||Berlin Model|| || || ||1895||Harvard Art Museum : Musée Busch-Reisinger, Cambridge, Massachusetts, États-Unis
|-
|371||||Cabaret||Cabaret|| || ||1895||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|372||||The Scream||Le Cri|| || ||1895||Leon Black
|-
|373||||Vampire||Vampire|| || ||1895||Localisation inconnue
|-
|374||||The Smell of Death|| || || ||1895||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|375||||The Smell of Death|| || || ||1895||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|376||||At the Deathbed|| || || ||1895||Kunstmuseum de Bergen, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|377||||Vampire||Vampire|| || ||1895||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|378||||Ashes||Cendres||huile sur toile||120,5 x 141 ||1895||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|379||||Jealousy||Jalousie I|| || ||1895||Kunstmuseum de Bergen, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|380||||Beach in Åsgårdstrand||Plage à Åsgårdstrand || || ||1895||Collection privée
|-
|381||||Moonlight||Clair de lune|| || ||1895||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|382||||Self-Portrait with Cigarette||Autoportrait avec cigarette||huile sur toile||110,5 x 85,5||1895||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|383||||Stanislaw Przybyszewski||Stanislaw Przybyszewski||huille et tempera sur toile sans couche de fond||62,5 x 55,5 ||1895||Musée Munch, Oslo, Norvège 
|-
|384||||Oscar and Ingeborg Heiberg|| || || ||1895-1896||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|385||||Half-Nude in a Black Skirt|| || || ||1896||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|386||||Study of a Nude||Étude de nu|| || ||1896||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|387||||Young Woman Washing herself|| Jeune fille se lavant||huile sur toile||74,5 x 59||1896||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|388||||Seated Nude against a Red Background|| || || ||1896||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|389||||Seated Nude with her Back Turned||Nu assis avec le dos tourné|| || ||1896||Bergen Kunstmuseum (collection Rasmus Meyer)
|-
|390||||The Mermaid|| || || ||1896||Philadelphia Museum of Art, Pennsylvanie, États-Unis
|-
|391||||Summer Landscape||Paysage d'été|| || ||1896||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|392||||The Sick Child||L'Enfant malade|| || ||1896||Musée des beaux-arts de Göteborg, Suède
|-
|393||||Separation|| || || ||1896||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|394||||Summer Night. The Voice||Nuit d'été. La voix|| || ||1896||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|395||||The Girl by the Window||La Fille à la fenêtre|| || ||1896-1897||Collection privée
|-
|396||||Bathing Woman|| || || ||1896-1897||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|397||||The Kiss||Le Baiser|| || ||1896-1897||Collection privée
|-
|398||||Women in a Swimming Pool||Femmes dans une piscine|| || ||1896-1897||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|399||||Paul Herrmann and Paul Contard|| Paul Herrmann et Paul Contard|| || ||1897||Galerie du Belvédère, Vienne Autriche
|-
|400||||The Kiss||Le Baiser|| || ||1897||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|401||||The Kiss||Le Baiser|| || ||1897||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|402||||Inheritance|| Héritage||huile sur toile|| 141 x 120||1897-1899||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|403||||Women in Hospital||Femmes à l'hôpital|| || ||1897||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|404||||Mother and Daughter||Mère et fille|| || ||1897-1899||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|405||||Two Women in a Landscape||Deux femmes dans un paysage|| || ||1897-1899||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|406||||Old Man with a Beard||Vieil homme avec une barbe|| || ||1897-1899||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|407||||Brothel Scene||Scène de bordel||huile sur toile sans couche de fond||60 x 88 ||1897-1899||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|408||||Hospital Ward|| || || ||1897-1899||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|409||||Bathing Boys|| || || ||1897-1898||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|410||||Bathing Boys|| || || ||1897-1899||Collection privée
|-
|411||||Bathing Girls||Baigneuses|| || ||1897-1899||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|412||||Bathing Children|| || || ||1897-1899||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|413||||Bathing Boys|| || || ||1897-1899||Collection privée
|-
|414||||Autumn||Automne|| || ||1897-1898||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|415||||Marie Helene Holmboe||Marie Helene Holmboe|| || ||1898||Kunstmuseum de Bergen, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|416||||Female Portrait||Portrait féminin|| || ||1898-1899||Kunstmuseum de Bergen, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|417||||Dark-Haired Man and Red-Haired Woman|| || || ||1898-1899||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|418||||Holger Drachmann||Holger Drachmann || || ||1898||
|-
|419||||Henrik Ibsen at the Grand Café||Henrik Ibsen au Grand Café || || ||1898||Collection privée
|-
|420||||Study of a Model||Étude d'un modèle|| || ||1898||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|421||||Half-Nude in a Blue Skirt|| || || ||1898||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|422||||Nude||Nu|| || ||1898||Localisation inconnue
|-
|423||||Nude||Nu|| || ||1898||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|424||||Two Women. Symbolic Study|| || || ||1898||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|425||||Sitting Nude by the Beach|| || || ||1898||Collection privée
|-
|426||||Man and Woman|| || || ||1898||Kunstmuseum de Bergen, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|427||||Nude in ProImage towards the Right|| || || ||1898||Kunstmuseum de Bergen, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|428||||Metabolism||Métabolisme||huile sur toile||172 x 142 ||1898-1899||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|429||||Tulla Larsen||Tulla Larsen|| || ||1898-1899||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|430||||Tulla Larsen||Tulla Larsen|| || ||1898-1899||Musée Stenersen, Oslo, Norvège
|-
|431||||Father and Son|| || || ||1898||Collection privée
|-
|432||||Seated Nude and Three Male Heads (Il existe une controverse sur l'auteur de ce tableau )||Jeune fille et trois têtes d'homme|| || ||1898-1899||Kunsthalle de Brême, Allemagne
|-
|433||||Tragedy|| || || ||1898-1900||Minneapolis Institute of Arts, Minnesota, États-Unis
|-
|434||||Jealousy in the Bath||Jalousie dans le bain|| || ||1898-1900||Localisation inconnue
|-
|435||||Beach||Plage|| || ||1898||Rogaland Kunstmuseum, Oslo, Norvège
|-
|436||||The Rainbow||L'Arc-en-ciel|| || ||1898||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|437||||Woman by the Sea in Åsgårdstrand||Femmes à la mer à Åsgårdstrand|| || ||1898||Collection privée
|-
|438||||House with Red Virginia Creeper|| || || ||1898-1899||Collection privée
|-
|439||||House with Red Virginia Creeper|| || || ||1898-1899||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|440||||Red Virginia Creeper|| || || ||1898-1900||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|441||||The Son||Le Fils|| || ||1904||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|442||||The Coffin is Carried Out|| || || ||1898-1900||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|443||||Boulevard in Paris||Boulevard à Paris || || ||1898-1900||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|444||||Winter||Hiver|| || ||1899-1900||Collection privée
|-
|445||||Winter in the Woods, Nordstrand||Hiver dans les bois, Nordstrand|| || ||1899||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|446||||Death and the Child||L'Enfant et la Mort|| || ||1899||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|447||||Death and the Child||L'Enfant et la Mort|| || ||1899||Kunsthalle de Brême, Allemagne
|-
|448||||Landscape||Paysage || || ||1899||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|449||||The Garden||Le Jardin|| || ||1899||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|450||||Munch’s House and Studio in Åsgårdstrand||La Maison et le Studio de Munch à Åsgårdstrand || || ||1899||Collection privée
|-
|451||||Munch’s House in Åsgårdstrand||La Maison de Munch à Åsgårdstrand|| || ||1899||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|452||||Dark Spruce Forest||Sombre forêt d'épicéas|| || ||1899||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|453||||Dark Spruce Forest||Sombre forêt d'épicéas || || ||1899||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|454||||Dark Spruce Forest||Sombre forêt d'épicéas || || ||1899||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|455||||Dark Spruce Forest||Sombre forêt d'épicéas ||huile sur toile||84,5 x 72,5 ||1899-1902||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|456||||Dark Spruce Forest||Sombre forêt d'épicéas || || ||1899-1902||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|457||||Aase Nørregaard||Aase Nørregaard || || ||1899||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|458||||Aase and Harald Nørregaard||Aase et Harald Nørregaard || || ||1899||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|459||||Summer Night in Studenterlunden||Nuit d'été à Studenterlunden || || ||1899||Collection JAPS, Mexico
|-
|460||||Dance on the Beach||Danse sur la plage|| || ||1899-1900||Galerie nationale de Prague, République tchèque
|-
|461||||Eye in Eye||Les Yeux dans les yeux|| || ||1899-1900||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|462||||Fertility||Fertilité || || ||1899-1900||Collection privée
|-
|463||||Red and White||Rouge et blanc|| || ||1899-1900||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|464||||Dance of Life||La Danse de la vie|| || ||1899-1900||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|465||||Golgotha||Golgotha|| || ||1900||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|466||||Under the Stars||Sous les étoiles|| || ||1900-1905||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|467||||Melancholy||Mélancolie|| || ||1900-1901||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|468||||Train Smoke|| || ||84 x 109||1900||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|469||||Sunset, Nordstrand||Coucher de soleil, Nordstrand|| || ||1900||Collection privée
|-
|470||||View from Nordstrand||Vue de Nordstrand|| || ||1900||Collection privée
|-
|471||||The Island||L'Île || || ||1900||Collection privée
|-
|472||||View from Nordstrand||Vue de Nordstrand|| || ||1900-1901||Kunsthalle Mannheim, Allemagne
|-
|473||||Winter at Nordstrand||Hiver à Nordstrand || || ||1900-1901||Collection privée
|-
|474||||New Snow||Neige nouvelle|| || ||1900-1901||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|475||||Winter Night||Nuit d'hiver||huile sur toile||80 x 120||1900-1901||Kunsthaus Zürich, Suisse
|-
|476||||Winter Night||Nuit d'hiver|| || ||1900-1901||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|477||||White Night||Nuit blanche|| || ||1900-1901||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|478||||Starry Night||Nuit étoilée||huile sur toile|| ||1900-1901||Musée Folkwang, Essen, Allemagne
|-
|479||||Winter Forest||Forêt en hiver|| || ||1900-1901||Kunsthalle de Hambourg, Allemagne
|-
|480||||Birch in Snow|| || || ||1901||Collection privée
|-
|481||||Spring Landscape with Snow Plough|| || || ||1901||Collection privée
|-
|482||||Landscape with a Road||Paysage avec une route|| || ||1901||Collection privée
|-
|483||||The Girls on the Bridge||Jeunes Filles sur un pont|| || ||1901||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|484||||The Girls on the Bridge||Les Filles sur le pont|| || ||1901||Kunsthalle de Hambourg, Allemagne
|-
|485||||The Book Family|| || || ||1901||Galerie Thiel, Stockholm, Suède
|-
|486||||Street in Åsgårdstrand||Rue à Åsgårdstrand ||huile sur toile||88,3 x 113,8||1901||Kunstmuseum Basel, Suisse (don de Sigrid Schwarz von Spreckelsen et Katharina Schwarz)
|-
|487||||Street in Åsgårdstrand||Rue à Åsgårdstrand|| || ||1901||Collection privée
|-
|488||||Street in Åsgårdstrand and a Woman in Red Dress|| || || ||1901-1903||Neue Pinakothek, Munich, Allemagne
|-
|489||||Midsummer Night’s Eve|| || || ||1901-1903||Collection privée
|-
|490||||Street in Åsgårdstrand with Groups of Men and Women||Rue à Åsgårdstrand avec groupes d'hommes et de femmes|| || ||1901-1903||Probablement détruit après 1910
|-
|491||||Children Playing in the Street in Åsgårdstrand||Enfants jouant dans la rue à Åsgårdstrand || || ||1901-1903||Kunstmuseum de Bergen, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|492||||Children in the Forest||Enfants dans la forêt || || ||1901-1902||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|493||||Forest on the Way to Borre||Forêt sur la route vers Borre|| || ||1901-1902||Collection famille Epstein, Washington, États-Unis
|-
|494||||Two Children on their way to the Fairytale Forest|| || || ||1901-1902||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|495||||The Fairytale Forest|| || || ||1901-1902||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|496||||Forest on the Way to Borre||Forêt sur la route vers Borre|| || ||1901-1902||Collection privée
|-
|497||||Wilhelm Le Fèvre Grimsgaard||Wilhelm Le Fèvre Grimsgaard|| || ||1901||Localisation inconnue
|-
|498||||Consul Christen Sandberg||Le Consul Christen Sandberg ||huile sur toile || 215 x 147||1901||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|499||||Albert Kollmann||Albert Kollmann || || ||1901-1902||Kunsthaus Zürich, Suisse
|-
|500||||Albert Kollmann and Sten Drewsen||Albert Kollmann et Sten Drewsen || || ||1901-1902||Kunsthalle de Hambourg, Allemagne
|-
|501||||Male Portrait. Herr von R.||Portrait masculin. Monsieur von R. || || ||1902-1904||Localisation inconnue
|-
|502||||Marta Sandal||Marta Sandal || || ||1902||Localisation inconnue
|-
|503||||Nude with Long Red Hair|| || || ||1902||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|504||||Nude in Front of the Mirror||Nu devant le miroir || || ||1902||Musée Stenersen, Oslo, Norvège
|-
|505||||Nude with Red Skirt|| || || ||1902||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|506||||Standing Nude||Nu debout|| || ||1902||Musée Stenersen, Oslo, Norvège
|-
|507||||Nude with Her Back Turned|| || || ||1902||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|508||||Morning. Nude at the Window||Matin, nu à la fenêtre|| || ||1902||Collection de la famille Saltzman 
|-
|509||||Nude in Interior||Nu en intérieur|| || ||1902||Localisation inconnue
|-
|510||||Nude Seated on the Bed||Nu assis sur le lit|| || ||1902||Staatsgalerie Stuttgart, Allemagne
|-
|511||||Two Nudes Standing by a Chest of Drawers|| || || ||1902-1903||, Münster, Allemagne
|-
|512||||Blond and Dark-Haired Nude||Nus blond et brun||huile sur toile||60,3 x 70,5||1902-1903||Localisation inconnue
|-
|513||||Seated Nude||Nu assis|| || ||1902-1903||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|514||||Two Nudes||Deux nus|| || ||1902-1903||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|515||||Bending and upright Nude|| || || ||1902-1903||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|516||||Three Nudes||Trois nus|| || ||1902-1903||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|517||||Seated Nude||Nu assis||  || ||1902||Musée Sprengel, Hanovre, Allemagne
|-
|518||||Seated Nude||Nu assis|| || ||1902||Collection privée
|-
|519||||The Hearse on Potsdamer Platz|| || || ||1902||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|520||||The Hearse on Potsdamer Platz|| || || ||1902||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|521||||Foster Mothers in Court|| || || ||1902||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|522||||Sanatorium||Sanatorium|| || ||1902-1903||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|523||||Jonas Lie with his Family||Jonas Lie avec sa famille || || ||1902||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|524||||Fisherman on a Green Meadow|| || || ||1902||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|525||||Old Fisherman and his Daughter||Vieux pêcheur et sa fille|| || ||1902||Städelsches Kunstinstitut, Francfort-sur-le-Main
|-
|526||||Fisherman against Yellow Background|| || || ||1902-1903||Göteborger Stadtverwaltung, Wernerska villan
|-
|527||||Man with Straw Hat||Homme avec chapeau de paille|| || ||1902-1903||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|528||||Fertility||Fertilité|| || ||1902-1903||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|529||||Clothes on a Line in Åsgårdstrand|| || || ||1902||Collection privée
|-
|530||||The Apple Tree||Le Pommier|| || ||1902||Collection privée
|-
|531||||Landscape with Red House|| || || ||1902-1904||Localisation inconnue
|-
|532||||Garden||Jardin|| || ||1902-1903||Localisation inconnue
|-
|533||||House in the Summer Night|| || || ||1902||Collection privée, États-Unis
|-
|534||||Stormy Landscape|| || || ||1902-1903||Collection privée
|-
|535||||The House by the Fjord||La Maison près du fjord || || ||1902-1905||Collection privée
|-
|536||||Summer Night by the Beach||Nuit d’été à la plage || || ||1902-1903||Collection privée
|-
|537||||Trees and Garden Wall in Åsgårdstrand|| || || ||1902-1904||Musée d’Orsay, Paris, France
|-
|538||||Kiøsterudgården|| || || ||1902-1903||Collection privée
|-
|539||||The Girls in the Bridge||Les Filles sur le pont|| || ||1902||Musée des beaux-arts Pouchkine, Moscou, Russie
|-
|540||||The Girls on the Bridge||Les Filles sur le pont || || ||1902||Collection privée
|-
|541||||The Women on the Bridge||La Femme sur le pont|| || ||1902||Kunstmuseum de Bergen, Norvège (Bergen Billedgalleri)
|-
|542||||Aase Nørregaard|| || || ||1902||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|543||||Four Stages of Life|| || || ||1902||Bergen Kunstmuseum (collection Rasmus Meyer)
|-
|544||||Four Girls in Åsgårdstrand|| || || ||1902||Staatsgalerie Stuttgart, Allemagne
|-
|545||||Girl with Red Chequered Dress and Red Hat|| || || ||1902||Von der Heydt-Museum, Wuppertal, Allemagne
|-
|546||||Chopping and Cutting Wood|| || || ||1902||Localisation inconnue
|-
|547||||In the Garden||Dans le jardin|| || ||1902||Collection privée
|-
|548||||In the Garden||Dans le jardin|| || ||1902||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|549||||On the Veranda||Sur la véranda|| || ||1902||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|550||||On the Operating Table||Sur la table d'opération|| || ||1902-1903||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|551||||Children in a Flowery Meadow|| || || ||1902||Localisation inconnue
|-
|552||||Landowner in the Park|| || || ||1903||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|553||||The Swamp|| || || ||1903||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|554||||Landowner in the Park|| || || ||1903-1904||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|555||||Bleeding Man and Sunflower|| || || ||1903||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|556||||Self-Portrait in Hell|| || || ||1903||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|557||||Landscape by Travemünde||Paysage près de Travemünde|| || ||1903-1904||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|558||||Spring in Dr. Linde's Garden|| || || ||1903||Collection privée
|-
|559||||Gardener in Dr. Linde's Garden|| || || ||1903||Collection privée
|-
|560||||Garden in Lübeck||Jardin à Lübeck || || ||1903||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|561||||The Goatcart|| || || ||1903||Localisation inconnue
|-
|562||||Lothar Linde in Red Jacket||Lothar Linde en veste rouge || || ||1903||Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck, Allemagne. Behnhaus
|-
|563||||Dr. Linde’s Sons||Les Fils du docteur Max Linde|| || ||1903||Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck, Allemagne, Behnhaus
|-
|564||||Four Girls in Åsgårdstrand||Quatre filles à Åsgårdstrand||huile sur toile|| ||1903||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|565||||Four Girls in Åsgårdstrand||Quatre filles à Åsgårdstrand||huile sur toile||87 x 111||1903||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|566||||The Women on the Bridge||La Femme sur le pont|| || ||1903||Collection privée
|-
|567||||The Women on the Bridge||La Femme sur le pont|| || ||1903||Galerie Thiel, Stockholm, Suède
|-
|568||||Ingse Vibe||Ingse Vibe|| || ||1903||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|569||||Spruce Forest||Forêt d'épicéas|| || ||1903||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-|570||||Church in Travemünde||Église à Travemünde || || ||1903||Collection privée
|-
|571||||From Travemünde||De Travemünde|| || ||1903||Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck, Allemagne. Behnhaus
|-
|572||||Sailors in Port||Marins dans le port|| || ||1903||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|573||||Brothel Scene||Scène de bordel|| || ||1903||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|574||||Merry Company|| || || ||1903||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|575||||Christmas in the Brothel||Noël au bordel|| || ||1903-1904||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|576||||Harry Graf Kessler||Harry Graf Kessler|| || ||1904||Collection privée
|-
|577||||Marcel Archinard||Marcel Archinard|| || ||1904||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|578||||The Frenchman. Marcel Archinard||Le Français. Marcel Archinard|| || ||1904||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|579||||Hermann Schlittgen||Hermann Schlittgen || || ||1904||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|580||||Summer Night in Studenterlunden|| || || ||1904||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|581||||The Drowning Child|| || || ||1904?||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|582||||Red Rocks by Åsgårdstrand||Rochers rouges près d'Åsgårdstrand || || ||1904||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|583||||Beach with Rocks||Plage avec rochers|| || ||1904-1905||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|584||||Shore with Red House||Rivage avec maison rouge||huile sur toile||69 x 109||1904||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|585||||Beach|| || || ||1904||Wadsworth Atheneum Museum, Hartford, Connecticut, USA (Ella Gallup Summer and Mary Catlin Summer Collection Fund)
|-
|586||||Moonlight on the Beach||Clair de lune sur la plage|| || ||1904||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|587||||Beach with two Seated Women|| || || ||1904||Kunstmuseum de Bergen, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|588||||Rowing Boat on the Sea|| || || ||1904||Collection privée
|-
|589||||Bathing Young Men||Jeunes hommes baigneurs|| || ||1904||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|590||||Bathing Young Men||Jeunes hommes baigneurs || || ||probablement 1904||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|591||||Bathing Young Men||Jeunes hommes baigneurs|| || ||1904?||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|592||||Bathing Boys|| || || ||1904-1905||Collection privée
|-
|593||||Bathing Boys|| || || ||1904-1905||Kunstmuseum de Bergen, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|594||||Bathing Scene from Åsgårdstrand|| || || ||1904/1936||Collection privée
|-
|595||||Venus||Vénus|| || ||1904-1905||Musée Stenersen, Oslo, Norvège.
|-
|596||||House in Borre||Maison à Borre|| || ||1904-1905||Collection privée
|-
|597||||Coastal Landscape||Paysage côtier|| || ||1904||Localisation inconnue
|-
|598||||Landscape||Paysage || || ||1904||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|599||||The Garden in Åsgårdstrand|| || || ||1904-1905||Collection privée
|-
|600||||Fruit Harvest|| || || ||1904-1905||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|601||||The Garden in Sunshine||Le Jardin dans un rayon de soleil|| || ||1904||Localisation inconnue
|-
|602||||Two Girls with Blue Aprons|| || || ||1904-1905||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|603||||The Funeral|| || || ||1904-1905||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|604||||The Women on the Bridge||La Femme sur le pont || || ||1904-1927||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|605||||Young Woman under the Apple Tree||Jeune femme sous le pommier|| || ||1904||Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, Pennsylvanie, USA (acquis auprès de Mrs. Alan M. Scaife et sa famille)
|-
|606||||Young Woman among Greenery|| || || ||1904||Collection privée
|-
|607||||Summer in the Park (The Linde Frieze)|| || || ||1904||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|608||||Young People on the Beach (The Linde Frieze)|| || || ||1904||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|609||||Trees by the Beach (The Linde Frieze)|| || || ||1904||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|610||||Kissing Couples in the Park (The Linde Frieze)|| || || ||1904||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|611||||Girls picking Fruit (The Linde Frieze)|| || || ||1904||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|612||||Girls watering Flowers (The Linde Frieze)|| || || ||1904||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|613||||Embrace on the Beach (The Linde Frieze)|| || || ||1904||Collection privée
|-
|614||||Dance on the Beach (The Linde Frieze)|| || || ||1904||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|615||||Sun Flower (The Linde Frieze)|| || || ||1904||Probablement détruit
|-
|616||||Hollyhock (The Linde Frieze)|| || || ||1904||Probablement détruit
|-
|617||||Young Girl in Blue|| || || ||1904||Collection privée
|-
|618||||Max Linde|| || || ||1904||Fondation Moritzburg, Musée d’art du Land de Saxe-Anhalt, Allemagne
|-
|619||||Max Linde in Sailing Outfit|| || || ||1904||Musée Stenersen, Oslo, Norvège
|-
|620||||Self-Portrait against Two-Coloured Background|| || || ||1904||Collection privée
|-
|621||||Self-Portrait with Brushes|| || || ||1904||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|622||||Ellen Warburg||Ellen Warburg || || ||1905||Kunsthaus Zürich, Suisse
|-
|623||||Spring in Åsgårdstrand|| || || ||1905||Localisation inconnue
|-
|624||||Kiøsterudgården in Åsgårdstrand|| || || ||1905||Collection privée
|-
|625||||Early Spring|| || || ||1905||Collection privée
|-
|626||||Early Spring in Åsgårdstrand|| || || ||1905||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|627||||Spring Landscape||Paysage de printemps|| || ||1905||Collection privée
|-
|628||||Beach Landscape||Paysage de plage| || ||1905||Collection privée
|-
|629||||The Road to Borre||La Route vers Borre || || ||1905||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|630||||Trees and Torpedo Boat|| || || ||1905||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|631||||Cherry Tree in Blossom|| || || ||1905||Fram Trust, États-Unis
|-
|632||||House in Åsgårdstrand|| || || ||1905||Localisation inconnue
|-
|633||||Cherry Tree in Blossom and Young Girls in the Garden|| || || ||1905||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|634||||Two Young Girls in the Garden|| ||huile sur toile||131 x 111||1905||Musée Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, Pays-Bas
|-
|635||||Ludvig Karsten||Ludvig Karsten|| || ||1905||Galerie Thiel, Stockholm, Suède
|-
|636||||Beach Landscape with Trees and Boats|| || || ||1905-1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|637||||Beach Landscape with Trees and Boats|| || || ||1905-1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|638||||Three Girls in Åsgårdstrand||Trois filles à Åsgårdstrand || || ||1905||
|-
|639||||The Girls on the Bridge||Les Filles sur le pont|| || ||1905||Wallraf-Richartz Museum, Cologne, Allemagne
|-
|640||||Two Human Beings. The Lonely Ones||Deux êtres humains. Les solitaires||huile sur toile|| 80 x 110||1905||Collection privée
|-
|641||||Taarbæk Harbour||Port de Taarbæk || || ||1905||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|642||||Garden in Taarbæk||Jardin à Taarbæk| || ||1905||Eric Owen Arneberg
|-
|643||||Caricature Portrait of Henrik Lund|| || || ||1905||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|644||||Original Man|| || || ||1905||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|645||||Self-Portrait against a Green Background|| || || ||1905||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|646||||Caricature Portrait of Tulla Larsen|| || || ||1905||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|647||||Head by Head||Tête-à-tête|| || ||1905||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|648||||Head by Head||Tête-à-tête|| || ||1905||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|649||||Self-Portrait with Moustache and Starched Collar|| || || ||1905||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|650||||Self-Portrait in Broad Brimmed Hat|| || || ||1905-1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|651||||Esche's Children|| || || ||1905||Kunsthaus Zürich, Suisse (propriété de la Fondation Herbert Eugen Esche)
|-
|652||||Edmute Esche with Doll|| || || ||1905||Collection privée
|-
|653||||Hans Herbert Esche with Nanny||Hans Herbert Esche avec Nanny || || ||1905||Localisation inconnue
|-
|654||||Edmute Esche||Edmute Esche|| || ||1905||Kunsthaus Zürich, Suisse (propriété de la Fondation Herbert Eugen Esche)
|-
|655||||Hanni Esche||Hanni Esche|| || ||1905||Probablement détruit
|-
|656||||Hanni Esche||Hanni Esche|| || ||1905||Bayerische Staatsgemälde Collectionen, Neue Pinakothek, Munich, Allemagne (prêt d'un collectionneur privé)
|- 
|657||||Herbert Esche||Herbert Esche|| || ||1905||Kunsthaus Zürich, Suisse (propriété de la Fondation Herbert Eugen Esche)
|-
|658||||Herbert Esche||Herbert Esche||huile sur toile||71 x 55,5||1905||Kunsthaus Zürich, Suisse (propriété de la Fondation Herbert Eugen Esche)
|-
|659||||View across Chemnitzal|| || || ||1905||Kunsthaus Zürich, Suisse (propriété de la Fondation Herbert Eugen Esche)
|-
|660||||From Thüringerwald|| || || ||1905||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|661||||Elgersburg|| || || ||1905||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|662||||Road in Thüringen|| || || ||1905||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|663||||From Thüringerwald|| || || ||1905||Collection privée, Dallas
|-
|664||||Card Players in Elgersburg|| || || ||1905||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|665||||Woman with Sick Child. Inheritance|| || || ||1905-1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|666||||Drinkers||Buveurs|| || ||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|667||||Charwomen at the Mutiger Ritter Hotel in Kösen|| || || ||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|668||||Charwomen on the Stairs|| || || ||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|669||||Winter Landscape, Thüringen|| || || ||1906||Bergen Kunstmuseum, Norvège (collection Stenersen)
|-
|670||||Snow Landscape, Thüringen||Paysage enneigé, Thuringe|| || ||1906||Galerie Thiel, Stockholm, Suède
|-
|671||||Snow Landscape, Thüringen||Paysage enneigé, Thuringe || || ||1906||Von der Heydt-Museum, Wuppertal, Allemagne
|-
|672||||Snow Landscape, Thüringen||Paysage enneigé, Thuringe|| || ||1906||Collection privée
|-
|673||||Winter. Elgersburg|| || || ||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|674||||Small Town Street in Snow|| || || ||1906||Musée Sprengel, Hanovre, Allemagne
|-
|675||||Children and Ducks|| || || ||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|676||||New Snow in the Avenue|| || || ||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|677||||Children on the Street|| || || ||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|678||||Mother with Children, Thüringen|| || || ||1906||Collection privée
|-
|679||||Mothers with Children, Thüringen|| || || ||1906||Collection privée
|-
|680||||The Oak|| || || ||1906||Galerie Thiel, Stockholm, Suède
|-
|681||||Chestnut Trees|| || || ||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|682||||Park||Parc|| || ||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|683||||Park in Kösen|| || || ||1906||Collection privée
|-
|684||||Park in Kösen|| || || ||1906||Galerie du Belvédère, Vienne, Autriche
|-
|685||||Park Landscape|| || || ||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|686||||Felix Auerbach|| Felix Auerbach || || ||1906||Localisation inconnue
|-
|687||||Self-Portrait against Red Background|| || || ||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|688||||Self-Portrait With a Bottle of Wine||Autoportrait avec  une bouteille de vin||huile sur toile ||110 x 120||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|689||||Frederich Nietzsche||Friedrich Nietzsche||huile sur toile||  ||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|690||||Frederich Nietzsche||Friedrich Nietzsche||huile sur toile||201 x 160||1906||Galerie Thiel, Stockholm, Suède
|-
|691||||Frederich Nietzsche||Friedrich Nietzsche|| || ||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|692||||Elisabeth Förster-Nietzsche||Elisabeth Förster-Nietzsche|| || ||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|693||||Elisabeth Förster-Nietzsche||Elisabeth Förster-Nietzsche ||Elisabeth Förster-Nietzsche|| ||1906||Galerie Thiel, Stockholm, Suède
|-
|694||||Albert Kollmann|| Albert Kollmann|| || ||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|695||||Harry Graf Kessler||Harry Graf Kessler|| || ||1906||Musée Stenersen, Oslo, Norvège (don de Rolf E. Stenersen à la ville d'Oslo)
|-
|696||||Harry Graf Kessler||Harry Graf Kessler|| || ||1906||Neue Nationalgalerie, Berlin, Allemagne
|-
|697||||Mrs. Schwarz|| ||huile sur toile||65 x 75,5||1906||Bergen Kunstmuseum (collection Rasmus Meyer)
|-
|698||||Mrs. Schwarz|| || || ||1906||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|699||||Set Design for Henrik Ibsen’s “Ghosts”||Décor pour Les Revenants d'Henrik Ibsen|| || ||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|700||||Set Design for Henrik Ibsen’s “Ghosts”||Décor pour Les Revenants d'Henrik Ibsen || || ||1906||Kunstmuseum Basel, Suisse
|-
|701||||Set Design for Henrik Ibsen’s “Ghosts”||Décor pour Les Revenants d'Henrik Ibsen || || ||1906||Localisation inconnue
|-
|702||||Set Design for Henrik Ibsen’s “Ghosts”||Décor pour Les Revenants d'Henrik Ibsen || || ||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|703||||Set Design for Henrik Ibsen’s “Ghosts”||Décor pour Les Revenants d'Henrik Ibsen || || ||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|704||||Set Design for Henrik Ibsen’s “Ghosts”||Décor pour Les Revenants d'Henrik Ibsen || || ||1906||Localisation inconnue
|-
|705||||Set Design for Henrik Ibsen’s “Ghosts”||Décor pour Les Revenants  d'Henrik Ibsen|| || ||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|706||||Set Design for Henrik Ibsen’s “Ghosts”||Décor pour Les Revenants  d'Henrik Ibsen|| || ||1906||Galleri Faurschou, Copenhague, Danemark
|-
|707||||Set Design for Henrik Ibsen’s “Ghosts”||Décor pour Les Revenants d'Henrik Ibsen|| || ||1906||Bergen Kunstmuseum, Norvège (collection Stenersen)
|-
|708||||Set Design for Henrik Ibsen’s “Ghosts”||Décor pour Les Revenants d'Henrik Ibsen|| || ||1906||Collection privée
|-
|709||||Set Design for Henrik Ibsen’s “Ghosts”||Décor pour Les Revenants d'Henrik Ibsen|| || ||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|710||||Set Design for Henrik Ibsen’s “Ghosts”||Décor pour Les Revenants d'Henrik Ibsen|| || ||1906||Localisation inconnue
|-
|711|||||Fjord Landscape. Set Design for Henrik Ibsen’s “Ghosts”||Paysage de fjord : décor pour Les Revenants d'Henrik Ibsen|| || ||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|712||||Woman||Femme|| || ||1906-1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|713||||Woman in White Sitting on the Beach|| || || ||1906-1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|714||||Melancholy. Weeping Woman on the Beach|| || || ||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|715||||Three Seated Young Women|| || || ||1906-1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|716||||Kiss||Baiser || || ||1906-1907||Musée Stenersen (don de Rolf E. Stenersen à la ville d'Oslo)
|-
|717||||Separation||Séparation|| || ||1906-1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|718||||Woman Picking Fruit|| || || ||1906-1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|719||||Two Women on the Road|| || || ||1906-1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|720||||Dance by the Sea|| || || ||1906-1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|721||||Desire|| || || ||1906-1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|722||||Moonlight on the Beach|| || || ||1906-1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|723||||By the Sea|| || || ||1906-1907||Collection privée
|-
|724||||Groups of People on the Beach||Groupes de gens sur la plage|| || ||1906||Probablement détruit
|-
|725||||Moonlight on the Sea (The Reinhardt Frieze)|| || || ||1906-1907||Neue Nationalgalerie, Berlin, Allemagne
|-
|726||||Two Young Women in Red and White (The Reinhardt Frieze)|| || || ||1906-1907||Neue Nationalgalerie, Berlin, Allemagne
|-
|727||||Trees by the Sea (The Reinhardt Frieze)|| || || ||1906-1907||Neue Nationalgalerie, Berlin, Allemagne
|-
|728||||Summer Night (The Reinhardt Frieze)|| || || ||1906-1907||Neue Nationalgalerie, Berlin, Allemagne
|-
|729||||Desire (The Reinhardt Frieze)|| || || ||1906-1907||Neue Nationalgalerie, Berlin, Allemagne
|-
|730||||Dance on the Beach (The Reinhardt Frieze)|| || || ||1906-1907||Collection privée
|-
|731||||Kiss on the Beach (The Reinhardt Frieze)|| || || ||1906-1907||Neue Nationalgalerie, Berlin, Allemagne
|-
|732||||Young Women Picking Fruit (The Reinhardt Frieze)|| || || ||1906-1907||Neue Nationalgalerie, Berlin, Allemagne
|-
|733||||Sun Flower (The Reinhardt Frieze)|| || || ||1906-1907||Neue Nationalgalerie, Berlin, Allemagne
|-
|734||||Young Women on the Beach (The Reinhardt Frieze)|| || || ||1906-1907||Kunsthalle de Hambourg,  Allemagne
|-
|735||||Two Human Beings. The Lonely ones (The Reinhardt Frieze)|| || || ||1906-1907||Musée Folkwang, Essen, Allemagne
|-
|736||||Melancholy (The Reinhardt Frieze)||Mélancolie (La Frise de Reinhardt)|| || ||1906-1907||Neue Nationalgalerie, Berlin, Allemagne
|-
|737||||Set Design for Henrik Ibsen's “Hedda Gabler”||Décor pour Hedda Gabler d'Henrik Ibsen||  || ||1906-1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|738||||Set Design for Henrik Ibsen's “Hedda Gabler”||Décor pour Hedda Gabler d'Henrik Ibsen|| || ||1906-1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|739||||Set Design for Henrik Ibsen's “Hedda Gabler”||Décor pour Hedda Gabler d'Henrik Ibsen||  ||  ||1906-1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|740||||Woman Standing in the Doorway|| || || ||1906-1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|741||||Murder||Meurtre|| || ||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|742|||||The Murderess||La Meurtrière||huile sur toile||69,5 x 100 ||1906||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|743||||The Death of Marat||La Mort de Marat|| || ||1906-1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|744||||Walter Rathenau|| Walter Rathenau|| || ||1907||Fondation  Berlin, Allemagne (acquis grâce au fond artistique Siemens)
|-
|745||||Walter Rathenau| Walter Rathenau|| || ||  ||1907||Musée artistique de Bergen, Oslo, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|746||||Ernest Thiel||Ernest Thiel|| || ||1907||Galerie Thiel, Stockholm, Suède
|-
|747||||Ernest Thiel|| Ernest Thiel|| || ||1907||Galerie Thiel, Stockholm, Suède
|-
|748||||The Harbour in Lübeck||Le Port de Lübeck || || ||1906-1907||Kunsthaus Zürich, Suisse, Suède
|-
|749||||The Coast near Lübeck||La Côte près de Lübeck|| || ||1906-1907||Nationalgalerie Prag, Tschechien
|-
|750||||Lübeck with the Holstentor||Lübeck avec la Holstentor|| || ||1906-1907||Neue Nationalgalerie, Berlin, Allemagne
|-
|751||||Rodin’s Le Penseur in Dr. Linde’s Garden||Le Penseur de Rodin dans le parc du docteur Linde à Lübeck||huile sur toile||22 x 78 ||1907||Musée Rodin, Paris, France
|-
|752||||Self-Portrait in Profile||Autoportrait de profil|| || ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|753||||Female Portrait||Portrait féminin|| || ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|754||||Portrait of an Old Man||Portrait d'un vieil homme || || ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|755||||Old Man in Warnemünde||Vieil homme à Warnemünde|| || ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|756||||Boy from Warnemünde||Garçon de Warnemünde|| || ||1907||Collection privée
|-
|757||||Street in Warnemünde||Rue à Warnemünde || || ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|758||||Women and Children in Warnemünde|| Femme et enfant à Warnemünde|| || ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|759||||The Drowned Boy|| || || ||1907-1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|760||||Worker and Child|| || || ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|761||||Mason and Mechanic|| || || ||1907-1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|762||||Bath||Bain|| || ||1907||Collection privée
|-
|763||||Bathing Men||Baigneurs || || ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|764||||Bathing Men||Baigneurs || || ||1907||Galerie du Belvédère, Wien, Österreich
|-
|765||||Bathing Men||Hommes se baignant  || || ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|766||||Bathing Men||Hommes se baignant|| || ||1907-1908||Musée Ateneum, Helsinki, Finlande
|-
|767||||The Death of Marat||La Mort de Marat I||||150 x 199 ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|768||||The Death of Marat||La Mort de Marat II||||153 x 148 ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|769||||Cupid and Psyche|| || || ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|770||||Consolation||Consolation|| || ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|771||||Woman with Children|| || || ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|772||||Cupido||Cupidon|| || ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|773||||Weeping Woman||Femme en pleurs|| || ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|774||||Weeping Woman||Femme en pleurs|| || ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|775||||Weeping Woman||Femme en pleurs|| || ||1907-1909||Kunstmuseum de Bergen, Norvège (collection Stenersen)
|-
|776||||Weeping Woman||Femme en pleurs|| || ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|777||||Weeping Woman||Femme en pleurs|| || ||1907-1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|778||||Rosa Meissner||Rosa Meissner || || ||1907||Hiroshima Museum of Art, Japan
|-
|779||||Olga and Rosa Meissner||Olga et Rosa Meissner || || ||1907||Kunstmuseum de Bergen, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|780||||Olga and Rosa Meissner||Olga et Rosa Meissner || || ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|781||||Zum Süssen Mädel|| || || ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|782||||Taken by Surprise|| || || ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|783||||Jealousy||Jalousie || || ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|784||||Jealousy||Jalousie || || ||1907?||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|785||||Desire||Désir || || ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|786||||The Murderess||La Meurtrière|| || ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|787||||Hatred||Haine|| || ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|788||||Jealousy||Jalousie|| || ||1907?||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|789||||Man and Woman on the Beach||Homme et femme sur la plage || || ||1907||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|790||||The Sick Child||L'Enfant malade|| || ||1907||Galerie Thiel, Stockholm, Suède
|-
|791||||The Sick Child||L'Enfant malade|| || ||1907||Tate Modern, Londres, Angleterre
|-
|792||||Kristiania Bohemians||Bohémiens de Kristiania|| || ||1907?||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|793||||Canal in Warnemünde||Canal à Warnemünde || || ||1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|794||||“Am Strom”, Warnemünde|| || || ||1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|795||||Three Small Girls on the Beach|| || || ||1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|796||||Canal In Warnemünde||Canal à Warnemünde|| || ||1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|797||||Canal in Warnemünde||Canal à Warnemünde || || ||1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|798||||Trees by the Canal||Arbres au bord du canal|| || ||1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|799||||Attraction in the Landscape|| || || ||1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|800||||Head by Head in Landscape||Tête-à-tête dans le paysage|| || ||1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|801||||Canal at Sunset||Canal au soleil couchant || || ||1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|802||||Canal with Dark Clouds||Canal avec nuages noirs|| || ||1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|803||||Self-Portrait against a Blue Sky|| || || ||1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|804||||Study of a Young Man's Head||Étude de la tête d'un jeune homme|| || ||1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|805||||Seascape from Warnemünde|| || || ||1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|806||||Waves||Vagues|| || ||1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|807||||Waves||Vagues|| || ||1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|808||||Young Man on the Beach||Jeune homme à la plage|| || ||1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|809||||Young Man on the Beach||Jeune homme à la plage|| || ||1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|810||||Young Man on the Beach||Jeune homme à la plage|| || ||1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|811||||Youth||Jeunesse|| || ||1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|812||||Old Age||Vieil âge|| || ||1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|813||||Childhood||Enfance|| || ||1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|814||||Childhood||Enfance|| || ||1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|815||||Old Man||Vieil homme|| || ||1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|816||||Old Man||Vieil homme|| || ||1908-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|817||||Bathers||Baigneurs|| || ||1908-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|818||||Gustav Schiefler|| Gustav Schiefler|| || ||1908||Collection privée
|-
|819||||Gustav Schiefler||Gustav Schiefler|| || ||1908||Musée Ateneum, Helsinki, Finlande
|-
|820||||Daniel Jacobsen||Daniel Jacobsen|| || ||1908||Statens Museum for Kunst, Copenhague, Danemark
|-
|821||||Daniel Jacobsen||Daniel Jacobsen|| huile sur toile||204 × 111,5  ||1908-1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|822||||Daniel Jacobsen||Daniel Jacobsen || || ||1908-1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|823||||Helge Rode||Helge Rode|| || ||1908||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|824||||Helge Rode||Helge Rode || ||198 x 96||1908||Moderna Museet, Stockholm, Suède
|-
|825||||Self-Portrait in the Clinic||Autoportrait à la clinique||huile sur toile||100 × 110 ||1909||Kunstmuseum de Bergen, Norvège (collection Rasmus Meyer)
|-
|826||||Nurses Holding a Sheet|| || || ||1909||Localisation inconnue
|-
|827||||Pernille Kirkeby||Pernille Kirkeby|| || ||1909||Collection privée
|-
|828||||Pernille Kirkeby||Pernille Kirkeby|| || ||1909||Collection privée
|-
|829||||Weeping Woman||Femme en pleurs||huile sur toile||89 x 72||1909||für Kunst und Kultur, Münster, Allemagne
|-
|830||||Spring in Kragerø||Printemps à Kragerø|| || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|831||||Prams under High Trees|| || || ||1909-1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|832||||Jappe Nilssen|| || || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|833||||Jappe Nilssen||Jappe Nilssen|| || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|834||||Torvald Stang||Torvald Stang|| || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|835||||Ludvig Ravensberg|| Ludvig Ravensberg|| || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|836||||Christian Gierløff||Christian Gierløff || || ||1909||Musée des beaux-arts de Göteborg, Suède
|-
|837||||Jens Thiis||Jens Thiis || || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|838||||Torvald Stang and Edvard Munch||Torvald Stang et Edvard Munch|| || ||1909-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|839||||Sigurd Høst||Sigurd Høst|| || ||1909-1911||Collection privée
|-
|840||||Adam and Eve||Adam et Ève || || ||1909 ?||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|841||||Adam and Eve||Adam et Ève || || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|842||||Garden in Kragerø||Jardin à Kragerø|| || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|843||||Trees by the Sea||Arbres au bord de la mer|| || ||1909-1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|844||||Garden in Kragerø||Jardin à Kragerø || || ||1909||Collection privée
|-
|845||||Two Women under a Tree||Deux femmes sous un arbre|| || ||1909-1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|846||||Sigurd Slembe||Sigurd Slembe || || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|847||||Sitting on a Cloud|| || || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|848||||Village by the Sea|| || || ||1909-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|849||||Ship Being Scrapped||Bateau à la casse|| || ||1909-1911||Kunsthaus Zürich, Suisse (don d’Alfred Rütschi, 1929)
|-
|850||||Ship being Scrapped||Bateau à la casse|| || ||1909-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|851||||Dance||Danse|| || ||1909-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|852||||People Gathering around a Man in Red|| || || ||1909-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|853||||Nude Figures on the Beach|| || || ||1909-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|854||||Woman Hurrying Downwards|| || || ||1909-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|855||||Henrik Ibsen at the Grand Café||Henrik Ibsen au Grand Café || || ||1909-1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|856||||Jonas Lie with his Family||Jonas Lie avec sa famille || || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|857||||Bjørnstjerne Bjørnson Speaking to the People||Bjørnstjerne Bjørnson  parlant aux gens || || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|858||||Bjørnstjerne Bjørnson Speaking to the People||Bjørnstjerne Bjørnson parlant aux gens|| || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|859||||Geniuses: Ibsen, Nietzsche and Socrate||Génies : Ibsen, Nietzsche et Socrate || || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|860||||The Geniuses||Les Génies|| || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|861||||Medicine|| || || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|862||||Old Man Sitting under a Tree||Vieil homme assis sous un arbre|| || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|863||||The Human Mountain|| || || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|864||||Astronomy, History and Geography||Astronomie, histoire et géographie|| || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|865||||Astronomy||Astronomie|| || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|866||||Astronomy||Astronomie|| || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|867||||Geography||Géographie|| || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|868||||Death and Crystallization|| || || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|869||||Physics||Physique|| || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|870||||Chemistry||Chimie|| || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|871||||Chemistry||Chimie|| || ||1909||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|872||||The Beggar||Le mendiant|| || ||1909-1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|873||||Workers in Snow||Travailleurs dans la neige || || ||1909-1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|874||||Workers in Snow||Travailleurs dans la neige  || || ||1910||Collection privée (prêt au National Museum of Western Art), Tokyo, Japon
|-
|875||||Galloping Horse||Cheval au galop|| || ||1910-1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|876||||Walking in Snow||En marchant dans la neige|| || ||1910-1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|877||||Sailors in Snow|| || || ||1910-1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|878||||People and Timber Transport in a Kragerø Street|| || || ||1910-1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|879||||Man with a Sledge||Homme avec une luge|| || ||1910-1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|880||||Uphill with a Sledge||En montant avec une luge|| || ||1910-1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|881||||Black and Yellow Man in Snow|| || || ||1910-1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|882||||Børre by the Window||Børre à la fenêtre|| || ||1910-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|883||||Børre Eriksen||Børre Eriksen || || ||1910-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|884||||Børre Eriksen||Børre Eriksen|| || ||1910-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|885||||Old Fisherman on Snow-covered Coast|| || || ||1910-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|886||||Ship's Deck in Storm|| || || ||1910-1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|887||||Winter Landscape from Kragerø|| || || ||1910||Musée Stenersen, Oslo, Norvège
|-
|888||||Snowstorm by the Sea|| || || ||1910-1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|889||||Winter by the Sea|| || || ||1910-1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|890||||Winter in Kragerø||Hiver à Kragerø|| || ||1910-1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|891||||Spring Work in the Skerries|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|892||||Spring Work in the Skerries|| || || ||1910-1914||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|893||||Children in the Street|| || || ||1910-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|894||||The House in the Skerries|| || || ||1910-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|895||||Train Smoke|| || || ||1910||Collection privée, États-Unis
|-
|896||||The Scream||Le Cri|| || ||1910 ?||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|897||||Groups of People on the Beach|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|898||||Youth||Jeunesse|| || ||1910||Musée Folkwang, Essen, Allemagne
|-
|899||||Fruit Trees in Blossom|| || || ||1910-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|900||||Trees and Buttercups|| || || ||1910-1911||Localisation inconnue
|-
|901||||Young Woman and Buttercups|| || || ||1910||Collection privée
|-
|902||||Children on the Crag|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|903||||Street in Kragerø||Rue à Kragerø|| || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|904||||Street in Kragerø||Rue à Kragerø || || ||1910-1911||Collection privée, Amérique du sud
|-
|905||||Rain at the Coast|| || || ||1910-1911||Collection privée
|-
|906||||The Murderer|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|907||||Road near Kragerø||Route près de Kragerø || || ||1910-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|908||||Nude Couple on the Beach||Couple su sur la plage|| || ||1910-1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|909||||Two Old Men|| || || ||1910||Waldemarsudde, Stockholm, Suède
|-
|910||||Ida Roede|| || || ||1910||Musée d'Art de Lillehammer, Norvège (collection Einar Lunde)
|-
|911||||The Human Mountain|| || || ||1909-1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|912||||The Human Mountain|| || || ||1909-1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|913||||The Human Mountain|| || || ||1909-1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|914||||The Human Mountain|| || || ||1909-1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|915||||Old Men in Sun Light|| || || ||1909-1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|916||||Naked Old Man||Vieil homme nu|| || ||1909-1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|917||||History||Histoire|| || ||1909-1910||Université d'Oslo
|-
|918||||History||Histoire|| || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|919||||History||Histoire|| || ||1910-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|920||||History||Histoire|| || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|921||||History: Study for the Old Man||Histoire : étude pour le vieil homme|| || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|922||||History: Study for the Old Man||Histoire : étude pour le vieil homme|| || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|923||||History: Study for the Old Man and Two Boys|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|924||||The Source|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|925||||The Tree of Life|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|926||||The Sun and Awakening Nude Men|| || || ||1910-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|927||||The Sun|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|928||||People in Sunshine|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|929||||People in Sunshine|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|930||||Wandering towards the Light|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|931||||Seated Naked Man|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|932||||The Tree of Life|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|933||||The Tree of Life|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|934||||The Tree of Life: Left Part|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|935||||The Tree of Life: Right Part|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|936||||Life: Left Part|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|937||||Life Right Part|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|938||||Life|| || || ||1910||Hôtel de ville d'Oslo
|-
|939||||Harvesting Women|| || || ||1910-1914||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|940||||Nude Woman Stretching her Arms in the Air|| || || ||1910-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|941||||Harvesting Women|| || || ||1910-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|942||||Harvesting Women|| || || ||1910-1911||
|-
|943||||Standing Naked Man. The Source|| || || ||1910-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|944||||The Source|| || || ||1910-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|945||||New Rays|| || || ||1910-1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|946||||New Rays|| || || ||1910-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|947||||Chemistry|| Chimie|| || ||1910-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|948||||Chemistry||Chimie || || ||1910-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|949||||Woman with Children|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|950||||The Researchers|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|951||||The Researchers|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|952||||The Researchers: Study for a Seated Boy|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|953||||The Sun||Le Soleil|| || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|954||||The Sun||Le Soleil || || ||1910-1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|955||||The Sun||Le Soleil|| || ||1910-1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|956||||The Sun||Le Soleil|| || ||1910-1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|957||||The Sun||Le Soleil|| || ||1910-1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|958||||The Sun||Le Soleil|| || ||1910-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|959||||History||Histoire|| || ||1910-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|960||||The Researchers|| || || ||1910-1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|961||||The Researchers: Left Part with Playing children|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|962||||The Researchers: Central Group with Alma Mater|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|963||||The Researchers: Right Part with Sitting Boy|| || || ||1910||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|964||||The Researchers: Group of Children Standing|| || || ||1910-1914||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|965||||The Researchers: Boy Lying on his Stomach|| || || ||1910-1914||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|966||||The Researchers: Group of Children Standing|| || || ||1910-1914||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|967||||The Researchers: Children’s Feet|| || || ||1910-1914||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|968||||History||Histoire|| || ||1911/1914-1916||Université d'Oslo, aula
|-
|969||||The Researchers||Alma Mater|| || ||1911/1925-1927 ?||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|970||||The Sun||Le Soleil||huile sur toile||455 × 780 ||1911||Université d'Oslo
|-
|971||||The Pathfinder||Le Pionnier|| || ||1911||Probablement détruit
|-
|972||||The Sower||Le Semeur|| || ||1911||Probablement détruit
|-
|973||||Young Woman Walking towards the Sun|| || || ||1911||Probablement détruit
|-
|974||||Young Man Walking towards the Sun|| || || ||1911||Probablement détruit
|-
|975||||Men Turning towards the Sun|| || || ||1911-1914||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|976||||Women Turning towards the Sun|| || || ||1911-1914||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|977||||The Pathfinder||Le Pionnier|| || ||1911-1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|978||||Melancholy||Mélancolie||huile sur toile||125 x 120||1911||Musée Stenersen, Oslo, Norvège
|-
|979||||Man and Woman by the Window with Potted Plants||Homme et femme à la fenêtre avec une plante en pot|| || ||1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|980||||Large and Small Dog||Grand et petit chiens|| || ||1911-1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|981||||Two Dogs||Deux chiens|| || ||1911-1912||Malmö Art Museum, Suède
|-
|982||||Two Boys on the Beach||Deux garçons sur la plage|| || ||1911||Collection privée
|-
|983||||Pine Trees by the Sea||Pins au bord de la mer|| || ||1911-1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|984||||Pine Trees and Fruit Trees in Blossom||Pins et arbres fruitiers en fleurs|| || ||1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|985||||Pine Trees and Fruit Trees in Blossom||Pins et arbres fruitiers en fleurs|| || ||1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|986||||Pine Trees and Fruit Trees in Blossom||Pins et arbres fruitiers en fleurs|| || ||1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|987||||Morning in the Garden||Matin au jardin|| || ||1911-1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|988||||Waves against the Shore||Vagues contre le rivage|| || ||1911-1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|989||||Beach Study||Étude de plage|| || ||1911-1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|990||||Buding Leaves|| || || ||1911-1915||Collection privée
|-
|991||||Geese in an Orchard||Oies dans un verger||huile sur toile|| 90 x 68||vers 1911||Collection Carmen Thyssen-Bornemisza en depôt au Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid, Espagne
|-
|992||||Self-Portrait with Hands under Cheek|| || || ||1911||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|993||||Ingeborg Kaurin||Ingeborg Kaurin || || ||1911-1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|994||||Ingeborg Kaurin||Ingeborg Kaurin|| || ||1911-1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|995||||Summer in Kragerø||Été à Kragerø || || ||1911||Collection privée
|-
|996||||Horse in Landscape||Cheval dans le paysage|| || ||1912||Collection privée
|-
|997||||Winter in Kragerø||Hiver à Kragerø|| || ||1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|998||||Snow Landscape from Kragerø||Paysage de neige de Kragerø|| || ||1912||Fram Trust, États-Unis
|-
|999||||Snow Landscape from Kragerø||Paysage de neige de Kragerø|| || ||1912||Collection privée
|-
|1000||||Felled Trees|| || || ||1912||Collection privée
|-
|1001||||Felling Area|| || || ||1912||Collection privée
|-
|1002||||The Yellow Log || Le Tronc jaune || || 129,5 x 159,5||1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1003||||Forest in Snow||Forêt dans la neige|| || ||1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1004||||Forest||Forêt|| || ||1912||Localisation inconnue
|-
|1005||||House in Kragerø|| || || ||1912||Localisation inconnue
|-
|1006||||Kragerø in Spring||Kragerø au printemps || || ||1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1007||||Avenue in Kragerø||Avenue à Kragerø || || ||1912-1913||Collection privée
|-
|1008||||Landscape from Kragerø|| || || ||1912||Metropolitan Museum of Art, New York City, New York, USA (legs de Scotfield Thayer, 1982)
|-
|1009||||Ingeborg Kaurin|| || || ||1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1010||||Ingeborg in Green|| || || ||1912||Musée des beaux-arts de Boston, Massachusetts, USA (Tompkins Collection, Fonds Arthur Gordon Tompkins)
|-
|1011||||Footbath||Bain de pied|| || ||1912-1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1012||||Footbath||Bain de pied|| || ||1912-1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1013||||Model in Green and Blue||Modèle en vert et bleu|| || ||1912-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1014||||Ingeborg with her Arms behind her Back||Ingeborg avec les bras dans le dos|| || ||1912-1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1015||||Two Sisters||Deux sœurs|| || ||1912-1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1016||||Old Man in an Interior||Vieil homme en intérieur|| || ||1912-1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1017||||Jensen with a Duck|| || || ||1912||Collection privée
|-
|1018||||Jensen with Slaughtered Duck|| ||huile sur toile|| ||1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1019||||The Sun||Le Soleil || || ||1912||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1020||||The Sun||Le Soleil|| || ||1912-1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1021||||Alma Mater||Alma Mater|| || ||1912-1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1022||||History||Histoire|| || ||1912-1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1023||||Women Turned towards the Sun|| || || ||1912-1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1024||||The Source|| || || ||1912-1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1025||||Men Turned towards the Sun|| || || ||1912-1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1026||||Harvesting Women|| || || ||1912-1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1027||||Chemistry||Chimie|| || ||1912-1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1028||||New Rays|| || || ||1912-1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1029||||The Sower||Le Semeur|| || ||1912-1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1030||||The Sower||Le Semeur|| || ||1912-1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1031||||The Pathfinder||Le Pionnier|| || ||1912-1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1032||||The Pathfinder||Le Pionnier|| || ||1912-1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1033||||Boy in Rocky Landscape|| || || ||1912-1915||Detroit Institute of Arts‚ Michigan, États-Unis
|-
|1034||||Alma Mater: Portrait Study|| || || ||1912-1914||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1035||||Alma Mater: Study||Alma Mater : étude|| || ||1912-1914||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1036||||Alma Mater: Study||Alma Mater : étude|| || ||1912-1914||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1037||||Alma Mater||Alma Mater|| || ||1912-1914||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1038||||Alma Mater: Study||Alma Mater : étude|| || ||1912-1914||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1039||||Ducks and Turkeys in Snow||Canards et dindes dans la neige|| || ||1913||Kunstmuseum de Bergen, Norvège (collection Stenersen)
|-
|1040||||Turkeys||Dindons|| || ||1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1041||||Ducks in Snow||Canards dans la neige|| || ||1913||Localisation inconnue
|-
|1042||||Turkey||Dinde|| || ||1913||Localisation inconnue
|-
|1043||||The Sower||Le Semeur|| || ||1913||Collection privée
|-
|1044||||Standing Woman with Arms Folded|| || || ||1913-1915||Musée Stenersen, Oslo, Norvège (don de Rolf E. Stenersen an die Stadt Oslo)
|-
|1045||||St. Bernhard Dog in Snow||Chien Saint-Bernard dans la neige|| || ||1913-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1046||||St. Bernhard Dog in Snow||Chien Saint-Bernard dans la neige || || ||1913-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1047||||In the Kennel||Dans la niche|| || ||1913-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1048||||Snow||Neige|| || ||1913-1915||Localisation inconnue
|-
|1049||||From Jeløya||De Jeløya|| || ||1913-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1050||||From Jeløya||De Jeløya|| || ||1913-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1051||||From Jeløya||De Jeløya|| || ||1913-1915||Localisation inconnue
|-
|1052||||Junipers by the Coast||Genévriers près de la côte|| || ||1913-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1053||||Green Tree by the Road||Arbre vert au bord de la route|| || ||1913 ?||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1054||||Yellow and Green Tree||Arbre jaune et vert|| || ||1913-1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1055||||Street in Kragerø||Rue à Kragerø|| || ||1913||Kunsthalle Bielefeld, Allemagne (prêt de la Fondation von Staff, Lemgo)
|-
|1056||||Self-Portrait with Hat||Autoportrait avec chapeau|| || ||1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1057||||Christian and Hjørdis Gierløff||Christian et Hjørdis Gierløff|| || ||1913-1914||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1058||||Christian and Hjørdis Gierløff||Christian et Hjørdis Gierløff|| || ||1913-1914||Collection de la famille Epstein 
|-
|1059||||Portrait of Käte Perls||Portrait de Käte Perls|| || ||1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1060||||Portrait of Käte Perls||Portrait de Käte Perls|| ||  ||1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1061||||Portrait of Käte Perls||Portrait de Käte Perls||huile sur toile||120,5 x 116 ||1913||Kunstmuseum Basel, Suisse
|-
|1062||||Käte and Hugo Perls||Käte et Hugo Perls|| || ||1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1063||||Käte and Hugo Perls||Käte et Hugo Perls|| || ||1913||Kunstsammlungen Chemnitz, Allemagne
|-
|1064||||Elsa Glaser||Elsa Glaser|| || ||1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1065||||Elsa and Curt Glaser||Elsa et Curt Glaser|| || ||1913||Localisation inconnue
|-
|1066||||Elsa Glaser||Elsa Glaser|| || ||1913||Kunsthaus Zürich, Suisse
|-
|1067||||Irmgard Steinbart||Irmgard Steinbart|| || ||1913||Mildred Lane Kemper Art Museum, université Washington de Saint-Louis, Missouri, USA (don de Morton J. en )
|-
|1068||||Irmgard Steinbart||Irmgard Steinbart|| || ||1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1069||||The Seducer||Le Séducteur|| || ||1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1070||||The Seducer||Le Séducteur|| || ||1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1071||||Naked Man and Woman||Homme et femme nus|| || ||vers 1913-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1072||||Seated on a Suitcase||Assis sur une valise|| || ||1913-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1073||||Beneath the Red Apples||Sous les pommes rouges|| || ||1913-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1074||||Man and Woman||Homme et femme|| || ||1913-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1075||||Man and Woman||Homme et femme|| || ||1913-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1076||||Man and Woman||Homme et femme|| || ||1913-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1077||||Jealousy||Jalousie|| || ||1913||Städelsches Kunstinstitut, Francfort-sur-le-Main, Allemagne (prêt d'une collection privée)
|-
|1078||||Jealousy||Jalousie|| || ||1913-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1079||||Jealousy||Jalousie|| || ||1913-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1080||||Old Man with Naked Woman on his Lap|| || || ||1913-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1081||||The Secret||Le Secret || || ||1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1082||||On the Sofa||Sur le canapé|| || ||1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1083||||Seated Nude||Nu assis || || ||1913||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|1084||||Seated Nude||Nu assis || || ||1913-1914||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1085||||Morning Yawn||Bâillement matinal|| || ||1913||Kunstmuseum de Bergen, Norvège (collection Stenersen)
|-
|1086||||Boy Lying on his Stomach|| || || ||1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1087||||Reclining Nude||Nu allongé|| || ||1913-1914||Kunsthalle de Hambourg, Allemagne
|-
|1088||||Weeping Nude||Nu en pleurs || || ||1913-1914||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1089||||Youth||Jeunesse || || ||1913-1914||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1090||||Bathing Men||Baigneurs|| || ||1913-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1091||||Workers in Snow||Travailleurs dans la neige|| || ||1913-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1092||||Snow Shovellers|| || || ||1913-1914||Probablement détruit, appartenait à la Galerie nationale de Berlin, Allemagne
|-
|1093||||The Logger||Le Bûcheron|| || ||1913||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1094||||Workers on their Way Home||Travailleurs de retour à la maison||227 x 201|| ||1913-1914||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1095||||Workers on their Way Home||Travailleurs de retour à la maison|| || ||1914||Statens Museum for Kunst, Copenhague, Danemark
|-
|1096||||Kiss on the Shore by Moonlight||Baiser sur le rivage au clair de lune|| || ||1914||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1097||||Puberty||Puberté (Munch)|| || ||1914-1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1098||||History: Study for the Boy|| || || ||1914-1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1099||||History||Histoire|| || ||1914||Musée Stenersen, Oslo, Norvège (don de Rolf E. Stenersen à la ville d'Oslo)
|-
|1100||||Alma Mater: Exploring Children|| || || ||1914-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1101||||Alma Mater: Middle Part|| || || ||1914-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1102||||Alma Mater: Seated Youth|| || || ||1914-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1103||||Alma Mater: Standing Child||Alma Mater. Enfant debout|| || ||1914-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1104||||Alma Mater: Two Sitting Children||Alma Mater. Deux enfants assis|| || ||1914-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1105||||Alma Mater: Fragment||Alma Mater. Fragment| || || ||1914-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1106||||Alma Mater: Boy Lying Down|| || || ||1914-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1107||||Alma Mater: Middle Part||Alma Mater. Partie centrale|| || ||1914-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1108||||Alma Mater: Two Seated Children||Alma Mater. Deux enfants assis|| || ||1914-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1109||||Alma Mater||Alma Mater|| || ||1914-1915 (?)||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1110||||Alma Mater: Portrait Study|| || || ||1914-1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1111||||Alma Mater: Portrait Study|| || || ||1914-1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1112||||Geniuses in Sun Rays|| || || ||1914-1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1113||||Geniuses in Sun Rays|| || || ||1914-1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1114||||Men Turned towards the Sun|| || || ||1914-1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1115||||Christen Sandberg||Christen Sandberg || || ||1914-1915||Moss Klub- og Balselskab
|-
|1116||||Spring by the Coast||Printemps sur la côte|| || ||1914||Fram Trust, États-Unis
|-
|1117||||Junipers by the Sea||Genévriers au bord de la mer|| || ||1914-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1118||||Birch Trunks||Troncs de bouleaux|| || ||1914-1915||Localisation inconnue
|-
|1119||||Reclining Nude||Nu allongé|| || ||1914-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1120||||Reclining Nude on the Rocks||Nu allongé sur les rochers|| || ||1914-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1121||||Bathing Women and Children||Baigneuse et enfants||  || ||1914-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1122||||Bathing Woman by a Red Cliff|| || || ||1914-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1123||||Sunbathing||Bain de soleil|| || ||1914-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1124||||Sunbathing||Bain de soleil|| || ||1914-1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1125||||Winter on the Coast||Hiver sur la côte|| || ||1915||Collection privée
|-
|1126||||Winter on the Coast||Hiver sur la côte|| || ||1915||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|1127||||Winter on the Coast||Hiver sur la côte|| || ||1915||Collection privée, New York
|-
|1128||||Bay by the Fjord in Winter||Baie dans le fjord en hiver|| || ||1915-1916||Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut, USA (Ella Gallup Summer and Mary Catlin Summer Collection Fund)
|-
|1129||||Coastal Landscape at Hvitsten||Paysage côtier à Hvitsten || || ||1915||Fondation  R. & H. Batliner Art, Vaduz, Liechtenstein
|-
|1130||||Death Struggle||Combat à mort||huile sur toile||140,3  182,4||1915||Statens Museum for Kunst, Copenhague, Danemark
|-
|1131||||Death Struggle||Agonie|| ||140,3 x 182,4||1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1132||||Sacrament||Sacrement|| || ||1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1133||||Death Chamber||Chambre mortuaire|| || ||1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1134||||Two Maids||Deux domestiques|| || ||1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1135||||Two Women at the Table||Deux femmes à table|| || ||1915-1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1136||||Blood Waterfall|| || || ||1915-1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1137||||Experiment in Colour|| || || ||1915-1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1138||||Forest Study|| || || ||1915-1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1139||||Spring Day on Jeløya||Jour de printemps à Jeløya|| || ||1915||Localisation inconnue
|-
|1140||||Spring Day on Jeløya||Jour de printemps à Jeløya|| || ||1915||Collection privée
|-
|1141||||Auction at Grimsrød|| || || ||1915||Collection privée
|-
|1142||||Self-Portrait with Hat and Red Tie||  || || ||vers 1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1143||||Self-Portrait in Hat and Coat||  || || ||vers 1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1144||||Self-Portrait against Yellow Background|| || || ||1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1145||||Self-Portrait with Hat and Overcoat|| || || ||1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1146||||Male Nude||Nu masculin|| || ||1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1147||||Bathing Men on Rocks|| || || ||1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1148||||Bathing Men on Rocks|| || || ||1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1149||||Naked Man on Rock|| || || ||1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1150||||Sunbathing Women on Rocks||Femmes prenant un bain de soleil sur les rochers|| || ||1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1151||||Bathing Men||Baigneurs|| || ||1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1152||||Bathers on Rocks|| || || ||1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1153||||Bathing Women on Rocks||Baigneuses sur des rochers || || ||1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1154||||Bathing Men on Rocks||Baigneurs sur des rochers|| || ||1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1155||||Red Rocks'''||Rochers rouges|| || ||1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1156||||Red Rocks||Rochers rouges|| || ||1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1157||||Midsummer||Mi-été|| || ||1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1158||||Midsummer||Mi-été|| || ||1915||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|1159||||Coastal Landscape at Hvitsten||Paysage côtier à Hvitsten|| || ||1915||Fram Trust, États-Unis
|-
|1160||||Sunbathing||Bain de soleil|| || ||1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1161||||Bathers on Rocks||Baigneurs sur les rochers|| || ||1915||Localisation inconnue
|-
|1162||||Sunbathing||Bain de soleil|| || ||1915||Localisation inconnue
|-
|1163||||Cobbage Field||Champ de choux|| || ||1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1164||||Workers in the Garden|| || || ||1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1165||||Man Digging|| || || ||1915||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1166||||The Death of the Bohemian||La Mort du bohémien|| || ||1915-1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1167||||The Death of the Bohemian||La Mort du bohémien|| || ||1915-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1168||||The Death of the Bohemian||La Mort du bohémien|| || ||1915-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1169||||The Death of the Bohemian||La Mort du bohémien|| || ||1915-1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1170||||Winter in Kragerø||Hiver à Kragerø|| || ||1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1171||||The Woman||La Femme|| ||  ||1916-1918||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1172||||Vampire in the Forest||Vampire dans la forêt|| || ||1916-1918||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1173||||Vampire||Vampire|| || ||1916-1918||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1174||||Vampire||Vampire|| || ||1916-1918||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1175||||Vampire||Vampire|| || ||1916-1918||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1176||||Vampire||Vampire|| || ||1916-1918||Collection Würth, Künzelsau, Allemagne 
|-
|1177||||Bergen Harbour||Port de Bergen|| || ||1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1178||||Bergen Harbour||Port de Bergen|| || ||1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1179||||Bergen Harbour||Port de Bergen|| || ||1916||Collection de la famille Epstein, Washington, États-Unis
|-
|1180||||Self-Portrait in Bergen||Autoportrait à Bergen|| || ||1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1181||||Fields in March|| || || ||1916||Collection privée
|-
|1182||||Early Spring|| || || ||1916-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1183||||Spring Ploughing||Labour de printemps|| || ||1916||Fram Trust, États-Unis
|-
|1184||||Spring Ploughing||Labour de printemps|| || ||1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1185||||Ploughed Field||Champ labouré|| || ||1916||Collection privée
|-
|1186||||Coastal Landscape at Hvitsten||Paysage côtier à Hvitsten|| || ||1916-1917||Collection privée
|-
|1187||||Coastal Landscape at Hvitsten||Paysage côtier à Hvitsten|| || ||1916-1917||Collection privée
|-
|1188||||Waves Breaking on the Rocks||Vagues se brisant sur les rochers|| || ||1916-1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1189||||The Fight||Le Combat|| || ||1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1190||||Christian Gierløff in Åsgårdstrand||Christian Gierløff à Åsgårdstrand|| || ||1916||Collection privée
|-
|1191||||Kai Møller||Kai Møller|| || ||1916-1919||Felleskjøpet Østlandet, Oslo, Norvège
|-
|1192||||Kai Møller||Kai Møller|| || ||1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1193||||Leopold Wondt||Leopold Wondt|| || ||1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1194||||Leopold Wondt||Leopold Wondt || || ||1916||Axel C. Eitzen
|-
|1195||||Man in the Cabbage Field||Homme dans le champ de choux|| || ||1916||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|1196||||Young Woman in the Garden||Jeune femme dans le jardin|| || ||1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1197||||Autumn Colours||Couleurs d'automne|| || ||1916-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1198||||Two Peole on a Bench|| || || ||1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1199||||Greenhouse in Autumn||Serre en automne|| || ||1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1200||||Ploughing Horses||Chevaux de labour|| || ||1916-1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1201||||Ploughed Field||Champ labouré|| || ||1916-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1202||||The Sower||Le semeur|| || ||1916-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1203||||Seated Young Woman||Jeune femme assise|| || ||1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1204||||Seated Young Woman||Jeune femme assise|| || ||1916||Collection privée
|-
|1205||||Model with Hat and Coat|| || || ||1916-1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1206||||Seated Nude on the Edge of the Bed||Nu assis au coin du lit||huile sur toile|| 140 x 105||1916||Moderna Museet, Stockholm, Suède
|-
|1207||||Seated Nude on the Edge of the Bed||Nu assis au coin du lit|| || ||1916||Collection privée
|-
|1208||||Standing Nude||Nu debout|| || ||1916||Collection privée
|-
|1209||||Nude Half Figure|| || || ||1916-1917||Localisation inconnue
|-
|1210||||Reclining Nude|| || || ||1916-1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1211||||At the Grand Piano|| || || ||1916-1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1212||||African with Green Scarf|| || || ||1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1213||||African with Green Scarf|| || || ||1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1214||||African in Green Coat|| || || ||1916-1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1215||||Seated Naked Man with Dog||Homme assis nu avec un chien|| || ||1916-1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1216||||Reclining Woman and Standing African|| || || ||1916-1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1217||||Cleopatra and the Slave||Cléopatre et l'esclave|| || ||1916-1921||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1218||||Cleopatra||Cléopatre || || ||1916||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1219||||Standing Naked African||Africain nu debout||huile sur toile||145 × 90||1916||Musée Stenersen, Oslo, Norvège (don de Rolf E. Stenersen à la ville d'Oslo)
|-
|1220||||Alma Mater||Alma Mater|| || ||1916 (1915-1916)||Université d'Oslo, aula
|-
|1221||||Geniuses in Lightstream|| || || ||1914-1916||Université d'Oslo, aula
|-
|1222||||Awakening Men in Lightstream|| || || ||1914-1916||Université d'Oslo, aula
|-
|1223||||Women Turned towards the Sun|| || || ||1914-1916||Université d'Oslo, aula
|-
|1224||||Men Turned towards the Sun|| || || ||1914-1916||Université d'Oslo, aula
|-
|1225||||New Rays|| || || ||1914-1916||Université d'Oslo, aula
|-
|1226||||The Source||La Source|| || ||1915-1916||Université d'Oslo, aula
|-
|1227||||Chemistry||Chimie|| || ||1914-1916||Université d'Oslo, aula
|-
|1228||||Harvesting Women|| || || ||1915-1916||Université d'Oslo, aula
|-
|1229||||Fruit Trees in Blossom in the Wind||Arbres à fruits en fleurs dans le vent|| || ||1917-1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1230||||Fruit Trees in Blossom||Arbres à fruits en fleurs|| || ||1917-1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1231||||Woman in a Green Meadow||Femme dans un prairie verte|| || ||1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1232||||In the Wind||Dans le vent|| || ||1917||Localisation inconnue
|-
|1233||||Woman in a White Dress|| || || ||1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1234||||Promenade in Spring||Promenade au printemps|| || ||1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1235||||Summer Night||Nuit d'été|| || ||1917||Localisation inconnue
|-
|1236||||Two White Horses in a Green Meadow|| || || ||1917-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1237||||White Horse Seen from the Rear||Cheval blanc vu de l'arrière|| || ||1917-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1238||||Horse and Man in the Field|| || || ||1917-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1239||||White Horse in a Green Meadow|| || || ||1917-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1240||||Behind the Plough||Derrière la charrue|| || ||1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1241||||Weeding||Mariage|| || ||1917-1919||Moderna Museet, Stockholm, Suède
|-
|1242||||Field Work|| || || ||1917||Collection privée, États-Unis
|-
|1243||||Cutting the Corn|| || || ||1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1244||||Corn Harvest|| || || ||1917||Collection privée
|-
|1245||||Corn Field|| || || ||1917||University of Iowa, Iowa City, Iowa, USA (cadeau de Owen et Leone Elliott)
|-
|1246||||Reaping the Corn|| || || ||1917-1923||Fram Trust, États-Unis
|-
|1247||||The Haymaker||Le Faneur ||huile sur toile ||130 x 150 ||1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1248||||The Haymaker||Le Faneur||huile sur toile|| ||1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1249||||Nude in the Forest||Nu dans la forêt|| || ||1917||Collection privée
|-
|1250||||Nude in the Forest||Nu dans la forêt|| || ||1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1251||||Mermaid on the Beach||Sirène sur la plage|| || ||1917 ?||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1252||||Bathing Women||Baigneuses|| || ||1917 ?||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1253||||Seated Nude in the Woods||Nu assis dans les bois|| || ||1917 ?||Musée d'art de Portland, Oregon, USA
|-
|1254||||Thorvald Løchen||Thorvald Løchen|| || ||1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1255||||Thorvald Løchen||Thorvald Løchen|| || ||1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1256||||Thorvald Løchen||Thorvald Løchen|| || ||1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1257||||Hieronymus Heyerdahl||Hieronymus Heyerdahl || || ||1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1258||||Hieronymus Heyerdahl||Hieronymus Heyerdahl || || ||1917-1918||Rathaus Oslo, Oslo, Norvège
|-
|1259||||Hieronymus Heyerdahl|Hieronymus Heyerdahl|| || || ||1917||Axel C. Eitzen 
|-
|1260||||Dagny Konow||Dagny Konow|| || ||1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1261||||Dagny Konow||Dagny Konow|| || ||1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1262||||Female Nudes, Standing and Lying down|| || || ||191||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1263||||Two Seated Nudes|| || || ||1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1264||||Women in the Bath||Femme dans le bain|| || ||1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1265||||Women in the Bath||Femme dans le bain|| || ||1917||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1266||||Conversation||Conversation|| || ||1917||Collection privée
|-
|1267||||Conversation||Conversation|| || ||1917-1918||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1268||||Nude in Front of the Mirror||Nu devant le miroir|| || ||1917-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1269||||Female Nudes, Seated and Standing|| || || ||1917-1918||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1270||||Two Reclining Nudes|| || || ||1917-1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1271||||Seated Female Nudes|| || || ||1917||Collection privée
|-
|1272||||Nude Female Back|| || || ||1917-1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1273||||Crouching Nude|| || || ||1917-1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1274||||Two Models||Deux modèles|| || ||1917||Collection privée
|-
|1275||||Double Portrait|| || || ||1918||Fram Trust, États-Unis
|-
|1276||||Double Portrait|| || || ||1918||Localisation inconnue
|-
|1277||||Double Portrait|| || || ||1918||Collection privée
|-
|1278||||Two Reclining Women|| || || ||1918-1919||Collection privée
|-
|1279||||Two Seated Women||Deux femmes assises|| || ||1918-1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1280||||Seated Man (possibly a self-portrait)||Homme assis (peut-être un autoportrait)|| || ||1918||Localisation inconnue
|-
|1281||||Coastal Landscape||Paysage côtier||huile sur toile|| 120,9 x 160||1918||Kunstmuseum (Bâle), Suisse
|-
|1282||||Landscape from Hvitsten||Paysage de Hvitsten|| || ||1918-1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1283||||Bathing Man||Baigneur|| || ||1918||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1284||||Bathing Man||Homme se baignant ||huile sur toile||160 x 110||1918||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|1285||||Bathing Men||Baigneurs|| || ||1918||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1286||||Man with Horse||Homme avec un cheval|| || ||1918||Collection privée
|-
|1287||||Man with Horse||Homme avec un cheval|| || ||1918||Fram Trust, États-Unis
|-
|1288||||Else Mustad||Else Mustad|| || ||1918||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1289||||Woman with Poppies|| || || ||1918-1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1290||||Fjord Landscape||Paysage de fjord|| || ||1918||Collection privée
|-
|1291||||War||Guerre || || ||1918-1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1292||||War||Guerre|| || ||1918-1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1293||||Peace and the Rainbow||Paix et l'arc-en-ciel|| || ||1918-1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1294||||The Rainbow||L'Arc-en-ciel|| || ||1918-1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1295||||Self-Portrait with the Spanish Flu||Autoportrait avec la grippe espagnole|| || ||1919||Behnhaus, Lübeck, Allemagne
|-
|1296||||Self-Portrait with the Spanish Flu|| Autoportrait avec la grippe espagnole||huile sur toile||150 x 131 ||1919||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|1297||||Self-Portrait after the Spanish Flu||Autoportrait après la grippe espagnole|| || ||1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1298||||Flowers in a Vase||Fleurs dans un vase|| || ||1919-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1299||||Winter Night||Nuit d'hiver|| || ||1919||Harvard Art Museums, Musée Busch-Reisinger, Cambridge (Massachusetts), États-Unis
|-
|1300||||Thawing Snow||Neige fondue|| || ||1919||Fram Trust, États-Unis
|-
|1301||||March|| || || ||1919||Moderna Museet, Stockholm, Suède
|-
|1302||||March|| || || ||1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1303||||The Magic Forest|| || || ||1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1304||||17th of May in a Small, Norwegian Town|| || || ||1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1305||||Waves||Vagues|| || ||1919||Collection privée
|-
|1306||||Anton Brünings||Anton Brünings|| || ||1919||Axel C. Eitzen
|-
|1307||||Anton Brünings||Anton Brünings|| || ||1919||Denofa und Lilleborg, Fredrikstad, Oslo, Norvège
|-
|1308||||Anton Brünings||Anton Brünings|| || ||1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1309||||Anton Brünings||Anton Brünings|| || ||1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1310||||Two Teenagers|| || || ||1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1311||||Female Nude in the Woods|| || || ||1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1312||||Male Nude in the Woods|| || || ||1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1313||||Male Nude Leaning forwards in the Woods|| || || ||1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1314||||Naked Man and Woman in the Woods||Homme et femme nus dans les bois|| || ||1919-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1315||||Naked Men in the Woods||Hommes nus dans les bois|| || ||1919-1925||Musée Stenersen, Oslo, Norvège (don de Rolf E. Stenersen à la ville d'Oslo)
|-
|1316||||Naked Men in the Woods||Hommes nus dans les bois|| || ||1919-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1317||||Naked men in the Woods||Hommes nus dans les bois|| || ||1919-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1318||||Woman Seated on a Couch|| || || ||1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1319||||Woman with her Hair Hanging Loose|| || || ||1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1320||||The Cat||Le Chat|| || ||1919||Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, Washington, USA (don de la Fondation Joseph H. Hirshhorn, 1966)
|-
|1321||||Weeping Nude|| || || ||1919||Fondation Sarah Campbell Blaffer, Houston, Texas, États-Unis
|-
|1322||||Kneeling Nude||Nu agenouillé|| || ||1919-1920||Fondation Sarah Campbell Blaffer, Houston, Texas, États-Unis
|-
|1323||||Model by the Wicker Chair|| || || ||1919-1921||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1324||||Model by the Wicker Chair||Modèle sur le fauteuil en osier|| || ||1919-1921||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1325||||Standing Nude|| || || ||1919-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1326||||Model by the Wicker Chair||Modèle sur le fauteuil en osier || || ||1919-1921||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1327||||The Artist and his Model||L'Artiste et son modèle|| || ||1919-1921||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1328||||The Artist and his Model (Jealousy-Theme)||L'Artiste et son modèle (thème de la jalousie)|| || ||1919-1921||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1329||||The Artist and his Model||L'Artiste et son modèle|| || ||1919-1921||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1330||||Model in Dressing Gown|| || || ||1919-1921||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1331||||The Artist and his Model||L'Artiste et son modèle|| || ||1919-1921||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1332||||Cheek to Cheek||Joue contre joue|| || ||1919-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1333||||Airdale Terrier|| || || ||1919-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1334||||Five Puppies on the Carpet|| || || ||1919-1921||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1335||||Two Women in White Dresses in the Garden|| || || ||1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1336||||Two Women under the Tree in the Garden||Deux femmes sous l'arbre dans le jardin|| || ||1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1337||||Two Women in the Garden||Deux femmes dans le jardin|| || ||1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1338||||Two Women in the Garden||Deux femmes dans le jardin|| || ||1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1339||||Under the Apple Tree||Sous le pommier|| || ||1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1340||||Murder on the Road||Meurtre sur la route|| || ||1919||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1341||||Autumn Ploughing||Labour d'automne|| || ||1919||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|1342||||Man Ploughing with a White Horse||Homme labourant avec un cheval blanc|| || ||1919-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1343||||Man Ploughing with a White Horse||Homme labourant avec un cheval blanc|| || ||1919-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1344||||Horse Team Ploughing|| || || ||1919-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1345||||Ploughing Horses||Chevaux au labour|| || ||1919-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1346||||Man on the Harvester|| || || ||1919-1921||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1347||||Two Black Horses at the Plough|| || || ||1919-1921||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1348||||Elm Forest in Autumn|| || || ||1919-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1349||||Elm Forest in Autumn|| || || ||1919-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1350||||Rugged Trunks|| || || ||1919-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1351||||Elm Forest in Autumn||Forêt d'ormes en automne|| || ||1919-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1352||||Elm Forest in Autumn||Forêt d'ormes en automne|| || ||1919-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1353||||Fire at Grønland (A Borough in Oslo)|| || || ||1919-1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1354||||Hodman at Work on the Studio Building|| || || ||1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1355||||Hodman at Work on the Studio Building|| || || ||1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1356||||Bricklayers at Work on the Studio Building|| || || ||1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1357||||Hodman on the Ladder|| || || ||1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1358||||Building Workers in Snow|| || || ||1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1359||||Building Workers in Snow|| || || ||1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1360||||Street Workers in Snow|| || || ||1920||Collection privée
|-
|1361||||Workers Returning Home|| || || ||1920||Galerie nationale d'Oslo, Norvège
|-
|1362||||Timbermen at Work on the Studio Building|| || || ||1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1363||||Building Workers in the Studio|| || || ||1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1364||||Carpenters in the Studio|| || || ||1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1365||||Building Workers in the Studio|| || || ||1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1366||||Workers and Horse|| || || ||1920-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1367||||Runaway Horse in Street|| || || ||1920-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1368||||Worker with Wheelbarrow|| || || ||1920-1930||Collection privée
|-
|1369||||Fields in Springtime|| || || ||1920-1924||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1370||||Landscape near Skøyen|| || || ||1920-1930||Localisation inconnue
|-
|1371||||The Tram loop at Skøyen|| || || ||1920-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1372||||Digging Men with Horse and Cart|| || || ||1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1373||||Digging Men with Horse and Cart|| || || ||1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1374||||Elm Forest in Summer|| || || ||1920-1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1375||||Two Women in the Woods at Ekely||Deux femmes dans les bois à Ekely|| || ||1920-1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1376||||Mother and Daughter in the Garden||Mère et fille dans le jardin|| || ||1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1377||||Mother and Daughter in the Garden||Mère et fille dans le jardin|| || ||1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1378||||Landscape with Green Fields|| || || ||1920-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1379||||Sunbathing|| || || ||1920-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1380||||Washing Clothes by the Sea|| || || ||1920-1930||Localisation inconnue
|-
|1381||||Moonlight on the Fjord||Clair de lune sur le fjord|| || ||1920||Localisation inconnue
|-
|1382||||Man with Bronchitis|| || || ||1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1383||||Sleeples Night. Self-Portrait in Inner Turmoil|| ||huile sur toile ||150 × 129 ||1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1384||||Three Women||Trois femmes|| || ||1920-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1385||||Model with Hat, Seated on the Couch|| || || ||1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1386||||Model Seated on the Couch|| || || ||1920-1921||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1387||||Apple Tree by the Studio|| || || ||1920-1928||Musée Munch, Oslo, Norvège   
|-
|1388||||Garden with Apple Trees|| || || ||1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1389||||Apple Tree||Pommier|| || ||1920-1928||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1390||||Drying Hay|| || || ||1920||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1391||||Forest with Two Figures|| || || ||1920-1930 ?||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1392||||Tree Trunks|| || || ||1920-1930 ?||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1393||||Tree Trunks||Troncs d'arbres|| || ||1920-1930 ?||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1394||||Alma Mater||Alma Mater || || ||1920-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1395||||Alma Mater||Alma Mater || || ||1920-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1396||||Winter Night||Nuit d'hiver|| || ||1921||Von der Heydt-Museum, Wuppertal, Allemagne
|-
|1397||||Horse Team in Snow|| || || ||1921-1922||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1398||||The Apple Tree|| || || ||1921||Kunsthaus Zürich, Suisse (don d'Alfred Rütschi)
|-
|1399||||Inger Barth||Inger Barth|| || ||1921||Musée Stenersen, Oslo, Norvège (don de Rolf E. Stenersen à la ville d'Oslo)
|-
|1400||||Inger Barth||Inger Barth|| || ||1921||Collection privée
|-
|1401||||Summer at Ekely||Été à Ekely|| || ||1921-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1402||||Summer at Ekely||Été à Ekely|| || ||1921-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1403||||Summer at Ekely|| || || ||1921-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1404||||The Dance of Life|| || || ||1921||Musée Stenersen, Oslo, Norvège (don de Rolf E. Stenersen à la ville d'Oslo)
|-
|1405||||Kiss on the Beach|| || || ||1921||Fondation Sarah Campbell Blaffer, Houston, Texas, États-Unis
|-
|1406||||Meeting||Rencontre|| || ||1921||Collection privée
|-
|1407||||Meeting||Rencontre|| || ||1921||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1408||||Naked Couple on the Beach|| || || ||1921-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1409||||Naked Couple under the Trees|| || || ||1921-1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1410||||Kiss on the Beach||Baiser sur la plage|| || ||1921-1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1411||||Dance on the Beach||Danse sur la plage|| || ||1921-1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1412||||Meeting on the Beach|| || || ||1921-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1413||||Meeting on the Beach|| || || ||1921-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1414||||Dance on the Beach (The Freia Frieze VII)|| || || ||1922||Fabrique de chocolat Freia, Oslo, Norvège
|-
|1415||||Men and Women on the Beach (The Freia Frieze II)|| || || ||1922||Fabrique de chocolat Freia, Oslo, Norvège
|-
|1416||||Farewell (The Freia Frieze III)|| || || ||1922||Fabrique de chocolat Freia, Oslo, Norvège
|-
|1417||||Girls Watering Flowers (The Freia Frieze IV)|| || || ||1922||Fabrique de chocolat Freia, Oslo, Norvège
|-
|1418||||Harvesting the Tree (The Freia Frieze V)|| || || ||1922||Fabrique de chocolat Freia, Oslo, Norvège
|-
|1419||||Girls Harvesting Fruit (The Freia Frieze VI)|| || || ||1922||Fabrique de chocolat Freia, Oslo, Norvège
|-
|1420||||On the Way to the Boat (The Freia Frieze I)|| || || ||1922||Fabrique de chocolat Freia, Oslo, Norvège
|-
|1421||||Fertility (The Freia Frieze VIII)|| || || ||1922||Fabrique de chocolat Freia, Oslo, Norvège
|-
|1422||||Four Girls in Åsgårdstrand (The Freia Frieze IX)|| || || ||1922||Fabrique de chocolat Freia, Oslo, Norvège
|-
|1423||||The Fairytale Forest (The Freia Frieze X)|| || || ||1922||Fabrique de chocolat Freia, Oslo, Norvège
|-
|1424||||Out at Sea (The Freia Frieze XI)|| || || ||1922||Fabrique de chocolat Freia, Oslo, Norvège
|-
|1425||||Youth on the Beach (The Freia Frieze XII)|| || || ||1922||Fabrique de chocolat Freia, Oslo, Norvège
|-
|1426||||Four Girls in Åsgårdstrand|| || || ||1922||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1427||||Promenade on Karl Johan|| || || ||1922-1924||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1428||||The Promenade|| || || ||1922-1924||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1429||||Blue Coat in Sunshine|| || || ||1922||Alexander M. Vik
|-
|1430||||Coastal Landscape at Hvitsten|| || || ||1922||Collection privée, États-Unis
|-
|1431||||Wilhelm Wartmann||Wilhelm Wartmann|| || ||1922||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1432||||Standing Nude||Nu debout|| || ||1922-1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1433||||Female Portrait against Yellow Background|| || || ||1922||Collection privée
|-
|1434||||Standing Woman||Femme debout|| || ||1922-1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1435||||Portrait of Model||Portrait de modèle|| || ||1922-1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1436||||Standing Nude: Half-Figure|| || || ||1922-1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1437||||Standing Nude||Nu debout|| || ||1922-1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1438||||Standing Nude||Nu debout|| || ||1922-1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1439||||Standing Nude with Arms behind her Head|| || || ||1922-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1440||||Standing Nude: Noon|| || || ||1922-1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1441||||Standing Nude: Noon|| || || ||1922-1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1442||||Standing Nude: Evening|| || || ||1922-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1443||||Seated Nude: Morning|| || || ||1922-1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1444||||Seated Nude: Morning|| || || ||1922-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1445||||Reclining Nude: Night|| || || ||1922-1924||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1446||||Reclining Nude: Night|| || || ||1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1447||||Kneeling Nude|| || || ||1922||Collection privée
|-
|1448||||Kneeling Nude|| || || ||1922-1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1449||||Kneeling Nude|| || || ||1922-1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1450||||Kneeling Nude|| || || ||1922-1926||Musée Stenersen, Oslo, Norvège (don de Rolf E. Stenersen à la ville d'Oslo)
|-
|1451||||Starry Night||Nuit étoilée||huile sur toile ||140 x 119 ||1922-1924||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1452||||Starry Night||Nuit étoilée|| || ||1922-1924||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1453||||Starry Night||Nuit étoilée|| huile sur toile||120,5 × 100 ||1922-1924||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1454||||Winter Night||Nuit d'hiver || || ||1922-1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1455||||Woman by the House Corner|| || || ||1922-1924||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1456||||Woman by the Veranda Stairs|| || || ||1922-1924||Collection de la famille Saltzman
|-
|1457||||On the Veranda Stairs||Sur les escaliers de la véranda || || ||1922-1924||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1458||||On the Veranda Stairs||Sur les escaliers de la véranda || || ||1922-1924||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1459||||Winter Night||Nuit d'hiver || || ||1923||Collection privée
|-
|1460||||House Wall in Moonlight|| || || ||1922-1924||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1461||||Snow Landscape at Night|| || || ||1923-1926||Staatsgalerie Stuttgart, Allemagne
|-
|1462||||The Night Wanderer (A self-portrait)|| || || ||1923-1924||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1463||||Self-Portrait in Hat and Coat|| || || ||1923-1924||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1464||||Self-Portrait with Hands in Pockets|| || || ||1923-1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1465||||Horse Team in Snow|| || || ||1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1466||||Horse Team and a St. Bernhard in the Snow|| || || ||1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1467||||Rugged Trunk in Snow|| || || ||1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1468||||Rugged Trunks in Snow|| || || ||1923-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1469||||Rugged Trunks in Snow|| || || ||1923||Collection privée
|-
|1470||||Rugged Trunks in Snow|| || || ||1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1471||||Rugged Trunks in Snow|| || || ||vers 1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1472||||Elm Forest in Spring||Ormeraie au printemps|| || ||1923||Fram Trust, États-Unis
|-
|1473||||Elm Forest in Spring||Ormeraie au printemps|| || ||1923-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1474||||Elm Forest in Spring||Ormeraie au printemps|| || ||vers 1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1475||||Elm Forest in Spring||Ormeraie au printemps|| || ||1923-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1476||||Elm Forest in Spring||Ormeraie au printemps|| || ||vers 1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1477||||Rugged Tree Trunks in Summer|| || || ||1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1478||||Rugged Tree Trunks in Summer|| || || ||vers 1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1479||||Spring Landscape|| || || ||1923-1924||Collection privée
|-
|1480||||Road with Trees|| || || ||1923||Collection privée
|-
|1481||||Autumn by the Greenhouse|| || || ||1923-1925||Localisation inconnue
|-
|1482||||Wilhelm Wartmann|| || || ||1923||Kunsthaus Zürich, Suisse
|-
|1483||||Wilhelm Wartmann|| || || ||1923||Musée d'art de Saint-Gall, Suisse (acquisition de la Fondation Marie Müller-Guarneri)
|-
|1484||||Naked Men in Swimming Pool|| || || ||1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1485||||Naked Men in the Baths|| || || ||1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1486||||Naked Men in the Baths|| || || ||1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1487||||Naked Man Gripping his Ankle|| || || ||1923||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1488||||Naked Men in Landscape|| || || ||1923-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1489||||Naked Men in Landscape|| || || ||1923-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1490||||Naked Men in Landscape|| || || ||1923-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1491||||Portrait of Female Model||Portrait d'un modèle féminin|| || ||1923-1933||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1492||||Portrait of Female Model||Portrait d'un modèle féminin|| || ||1923-1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1493||||Young Woman in a Blue Dress, Seated|| || || ||1924||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1494||||Two Women, Seated|| || || ||1924-1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1495||||Model in Wicker Chair|| || || ||1924-1925||Collection privée
|-
|1496||||Model in Wicker Chair|| || || ||1924-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1497||||Woman in a Blue Dress Pouring Coffee|| || || ||1924-1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1498||||Woman in a Blue Dress|| || || ||1924-1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1499||||Woman in a Blue Dress with her Arms over her Head|| || || ||1924-1926||Localisation inconnue
|-
|1500||||Seated Model on the Couch|| || || ||1924||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1501||||Seated Model on the Couch|| || || ||1924-1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1502||||Woman in a Negligé|| || || ||1924-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1503||||The Gothic Girl|| || || ||1924||Collection privée, Suisse
|-
|1504||||Birgit Prestøe in the Garden|| || || ||1924-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1505||||Two Women on the Veranda||Deux femmes sur la véranda|| || ||1924||Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, Washington, USA (cadeau de la Fondation Joseph H. Hirshhorn, 1966)
|-
|1506||||Young Woman on the Veranda||Jeune femme sur la véranda|| || ||1924||Collection privée
|-
|1507||||Woman in Grey|| || || ||1924-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1508||||Vampire in the Forest|| || || ||1924-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1509||||Consolation in the Forest|| || || ||1924-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1510||||Consolation in the Forest|| || || ||1924-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1511||||After the Fall||Après la chute|| || ||1924-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1512||||Seated Male Nude in the Forest|| || || ||1924-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1513||||At Work by the Greenhouse|| || || ||1924||Rogaland Kunstmuseum, Stavanger, Oslo, Norvège
|-
|1514||||Woman||Femme|| || ||1924-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1515||||Naked Figures and Sun|| || || ||1924-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1516||||Naked Man and Woman, Seated||Homme et femmes nus, assis|| || ||1924-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1517||||Naked Man and Woman, Walking||Homme et femme nus, marchant|| || ||1924-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1518||||The Rainbow||L'Arc-en-ciel|| || ||1924||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1519||||Birgit Prestøe, Portrait Study||Birgit Prestøe, étude de portrait || || ||1924-1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1520||||Nude, Sitting on the Couch||Nu assis sur le divanr|| || ||1925-1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1521||||Nude, Sitting on the Couch|| || || ||1925-1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1522||||Nude with Bowed Head||Nu à la tête baissée|| || ||1925-1930||Localisation inconnue
|-
|1523||||The Wedding of the Bohemian||Le Mariage du bohémien|| || ||1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1524||||The Wedding of the Bohemian||Le Mariage du bohémien|| || ||1925-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1525||||The Wedding of the Bohemian||Le Mariage du bohémien|| || ||1925-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1526||||The Wedding of the Bohemian||Le Mariage du bohémien|| || ||1925-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1527||||The Death of the Bohemian||La Mort du bohémien|| || ||1925-1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1528||||Oslo Bohemians||Bohémiens d'Oslo|| || ||1925-1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1529||||Oslo Behemians||Bohémiens d'Oslo|| || ||1925-1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1530||||The Wedding of the Bohemian||Le Mariage du bohémien|| || ||1925-1930||Collection privée
|-
|1531||||Self-Portrait at the Wedding Table||Autoportrait à la table de la noce|| || ||1925-1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1532||||Self-Portrait at the Wedding Table||Autoportrait à la table de la noce|| || ||1925-1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1533||||Birgit Prestøe, Portrait Study||Birgit Prestøe, étude de portrait|| || ||1925-1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1534||||Self-Portrait with Hand in Pocket||Autoportrait avec la main dans la poche|| || ||1925-1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1535||||Self-Portrait with Dogs||Autoportrait avec chiens|| || ||1925-1926||Pola Museum of Art, Hakone, Japon
|-
|1536||||Landscape with Red House|| || || ||1925-1926||Collection privée, Suisse
|-
|1537||||The House is Burning!||La maison brûle ! || || ||1925-1927||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1538||||Winter Night||Nuit d'hiver|| || ||1925-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1539||||Mountains||Montagnes|| || ||1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1540||||Mountains||Montagnes|| || ||1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1541||||House with Mountains in the Background|| || || ||1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1542||||Naked Women by the Sea||Femmes nues à la mer|| || ||1925-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1543||||Two Women in White on the Beach|| || || ||1925-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1544||||Standing Nude against Blue Background|| || || ||1925-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1545||||Meeting in Space|| || || ||1925-1929||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1546||||Draft for a Decoration|| || || ||1925-1929||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1547||||Draft for a Decoration|| || || ||1925-1929||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1548||||Draft for a Decoration|| || || ||1925-1929||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1549||||Woman with Airdale Terrier|| || || ||1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1550||||Woman in a Blue Coat|| || || ||1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1551||||Heinrich C. Hudtwalcker||Heinrich C. Hudtwalcker|| || ||1925||Collection privée, Suisse
|-
|1552||||Heinrich C. Hudtwalcker||Heinrich C. Hudtwalcker|| || ||1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1553||||Heinrich C. Hudtwalcker||Heinrich C. Hudtwalcker|| || ||1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1554||||Lucien Dedichen and Jappe Nilssen||Lucien Dedichen et Jappe Nilssen || || ||1925-1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1555||||Lucien Dedichen and Jappe Nilssen||Lucien Dedichen et Jappe Nilssen|| || ||1925-1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1556||||Lucien Dedichen||Lucien Dedichen|| || ||1925-1926||Collection privée, São Paulo
|-
|1557||||Jappe Nilssen in a Wicker Chair||Jappe Nilssen dans un fauteuil en osier|| || ||1925-1926||Erik M. Vik
|-
|1558||||Rolf Stenersen||Rolf Stenersen || || ||1925-1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1559||||Rolf Stenersen||Rolf Stenersen || || ||1925||Localisation inconnue
|-
|1560||||Winter in Kragerø||Hiver à Kragerø || || ||1925-1931||Kunsthaus de Zurich, Suisse
|-
|1561||||The Sick Child||L'Enfant malade|| || ||1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1562||||Ashes||Cendres || || ||1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1563||||The Dance of Life||La Danse de la vie|| || ||1925||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1564||||Woman||Femme || || ||192||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1565||||Summer Evening||Soir d'été|| || ||1925-1927||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1566||||Life||Vie || || ||1925-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1567||||History||Histoire|| || ||1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1568||||Street With Chestnut in Blossom||Rue avec châtaignier en fleur || || ||1925-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1569||||Street with Chestnut in Blossom|| || || ||1925-1930||Collection privée
|-
|1570||||The Red House||La Maison rouge|| || ||1926||Collection privée
|-
|1571||||The Red House||La Maison rouge|| || ||1926||Collection privée
|-
|1572||||The Red House||La maison rouge|| || ||1926-1930||Axel C. Eitzen
|-
|1573||||Spring Landscape with Red House||Paysage de printemps avec maison rouge|| || ||1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1574||||Spring Landscape with Red House||Paysage de printemps avec maison rouge|| || ||1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1575||||The Red House||La Maison rouge|| || ||1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1576||||The Red House||La Maison rouge|| || ||1926-1927||Localisation inconnue
|-
|1577||||Bathing Men||Baigneurs|| || ||1926-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1578||||Bathing Men||Baigneurs|| || ||1926-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1579||||Self-Portrait with Palette||Autoportrait avec palette|| || ||1926||Collection privée
|-
|1580||||Self-Portrait in Front of the House Wall|| || || ||1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1581||||Model With Hands Resting on Knees||Modèle avec les mains sur les genoux|| || ||1926-1929||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1582||||Model with Hands Resting on Knees||Modèle avec les mains sur les genoux|| || ||1926-1929||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1583||||Woman with Peonies||Femmes avec pivoines|| || ||1926||Fram Trust, États-Unis
|-
|1584||||Woman with Peonies||Femmes avec pivoines|| || ||1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1585||||Woman in the Garden||Femmes dans le jardin|| || ||1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1586||||Three Women in the Garden||Trois femmes dans le jardin|| || ||1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1587||||Four Women in the Garden||Quatre femmes dans le jardin|| || ||1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1588||||Two Horses in the Forest||Deux chevaux dans la forêt|| || ||1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1589||||Two Women in the Garden||Deux femmes dans le jardin|| || ||1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1590||||Two Women in the Garden||Deux femmes dans le jardin || || ||1926||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1591||||The Arbour in Late Autumn||La Charmille en fin d'automne|| || ||1926-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1592||||Still Life with Pumpkin and other Vegetables||Nature morte avec citrouille et autres légumes || || ||1926-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1593||||Still Life with Tomatoes, Leek and Casseroles|| || || ||1926-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1594||||Still Life with Tomatoes, Leek and Casseroles|| || || ||1926-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1595||||Still Life with Cabbage and other Vegetables|| || || ||1926-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1596||||The Storm: Left Part||La Tempête. Partie gauche|| || ||1926-1927||Probablement détruit
|-
|1597||||The Storm: Left Middle Part||La Tempête. Partie centrale gauche || || ||1926-1927||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1598||||The Storm: Right Middle Part||La Tempête. Partie centrale droite || || ||1926-1927||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1599||||The Storm: Right Part||La Tempête. Partie droite|| || ||1926-1927||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1600||||Nakd Man in Rocky Landscape|| || || ||1926-1927||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1601||||The Rainbow: Fragment|| || || ||1926-1927||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1602||||The Human Mountain: Middle Part|| || || ||1926-1928||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1603||||The Human Mountain: Left Upper Part|| || || ||1926-1928||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1604||||The Human Mountain: Left Under Part|| || || ||1926-1928||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1605||||The Human Mountain: Right Part|| || || ||1926-1929||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1606||||The Human Mountain: Utter Right Part|| || || ||1926-1928||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1607||||The Human Mountain: Sphinx|| || || ||1927-1928||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1608||||The Human Mountain: Kneeling Nude|| || || ||1927-1928||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1609||||The Human Mountain: Two Graces|| || || ||1927||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1610||||Two Graces|| || || ||1927||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1611||||Two Graces|| || || ||1927||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1612||||The Human Mountain: Sunrays|| || || ||1927-1929||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1613||||The Human Mountain: Towards the Light|| || || ||1927-1929||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1614||||Two Graces|| || || ||1927-1929||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1615||||Krotkaja|| || || ||1927-1929||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1616||||Naked Figures|| || || ||1927-1929||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1617||||Kneeling Female Figure|| || || ||1927-1929||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1618||||Red House and Spruces||Maison rouge et épicéas|| || ||1927||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1619||||Red House and Spruces||Maison rouge et épicéas|| || ||1927||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1620||||Dog's Face||Face de chien|| || ||1927||Musée Stenersen, Oslo, Norvège (don de Rolf E. Stenersen à la ville d'Oslo)
|-
|1621||||Three Men||Trois hommes|| || ||1927-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1622||||Around the Drinking Table|| || || ||1927-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1623||||P.A. Munch’s Grave in Rome|| || || ||1927||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1624||||P.A. Munch’s Grave in Rome|| || || ||1927||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1625||||Forest Study|| || || ||1927?||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1626||||Evening Mood|| || || ||vers 1927||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1627||||Frimann Koren||Frimann Koren|| || ||1927||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1628||||Frimann Koren||Frimann Koren|| || ||1927||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1629||||Maria Agatha Meier||Maria Agatha Meier|| || ||1927||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1630||||Maria Agatha Meier||Maria Agatha Meier|| || ||1927||Collection privée
|-
|1631||||The Sick Child||L'Enfant malade|| || ||1927||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1632||||The Girls on the Bridge||Les Filles sur le pont|| || ||1927||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1633||||Forest||Forêt|| || ||1927||Neue Nationalgalerie, Berlin, Allemagne
|-
|1634||||The Fairytale Forest||La Forêt de conte de fées|| || ||1927-1929||Collection privée
|-
|1635||||Beneath the Red Apples|| || || ||1927-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1636||||Apple Tree in the Garden at Ekely|Pommier dans le jardin à Ekely|| ||  ||1928-1929||Collection privée
|-
|1637||||Fredrik Stang||Fredrik Stang|| || ||1927-1928||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1638||||Otto Blehr||Otto Blehr|| || ||1927-1930||Storting, Oslo, Norvège
|-
|1639||||Otto Blehr||Otto Blehr|| || ||1927-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1640||||Winter Forest||Forêt en hiver|| || ||1927-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1641||||Galloping White Horse|| || || ||1928||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1642||||Large Deciduous Tree|| || || ||1928-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1643||||Adam and Eve||Adam et Ève|| || ||1928||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1644||||Adam and Eve||Adam et Ève || || ||1928||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1645||||Woman in a Red Dress||Femme en robe rouge|| || ||1927-1930||Collection privée
|-
|1646||||Woman in the Garden||Femme dans le jardin|| || ||1928||Localisation inconnue
|-
|1647||||Horse Team on a Building Site|| || || ||1928-1929||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1648||||Winter Studio under Construction||Studio d'hiver en construction|| || ||1929||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1649||||Building Worker||	Ouvrier du bâtiment || || ||1929||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1650||||The Building of the Winter Studio||Construction du studio d'hiver|| || ||1929||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1651||||Workers on the Building Site||Travailleurs sur le chantier de construction|| || ||1929-1931||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1652||||Workers on the Building Site||Travailleurs sur le chantier de construction|| || ||1929-1931||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1653||||Workers on the Building Site||Travailleurs sur le chantier de construction|| || ||1929-1931||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1654||||Bricklayer||Maçon|| || ||1929||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1655||||Kragerø in Spring||Kragerø au printemps|| || ||1929||Collection privée, États-Unis
|-
|1656||||Kragerø in Spring||Kragerø au printemps|| || ||1929?||Harvard Art Museum, Busch-Reisinger Museum, Cambridge, Massachusetts, États-Unis
|-
|1657||||Horses Ploughing||Chevaux au labour|| || ||1929?||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1658||||Bathing Men||Baigneurs|| || ||1929||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1659||||People Wandering in the Garden|| || || ||1929-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1660||||Alma Mater|| || || ||1929||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1661||||Jealousy in the Garden||Jalousie dans le jardin|| || ||1929-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1662||||Jealousy in the Garden||Jalousie dans le jardin || || ||1929-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1663||||Woman with Samoyed||Femme avec samoyède|| || ||1929-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1664||||Woman with Samayed||Femme avec samoyède|| || ||1929-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1665||||Woman with Samoyed||Femme avec samoyède|| || ||1929-1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1666||||Model in the Garden||Modèle dans le jardin|| || ||1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1667||||Walking in the Garden||En marchant dans le jardin|| || ||1930||Localisation inconnue
|-
|1668||||Charlotte Corday||Charlotte Corday || || ||1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1669||||Marat in the Bath and Charlotte Corday||Marat dans le bain et Charlotte Corday || || ||1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1670||||Marat in the Bath and Charlotte Corday||Marat dans le bain et Charlotte Corday || || ||1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1671||||Charlotte Corday||Charlotte Corday|| || ||1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1672||||Winter Night, Ekely||Nuit d'hiver, Ekely||huile sur toile|| ||1930-1931||Kunstmuseum de Bergen, Norvège (collection Stenersen)
|-
|1673||||Old Firsherman on Snow-covered Coast|| || || ||1930||Collection privée
|-
|1674||||Self-Portrait with Wounded Eye||Autoportrait avec l'œil blessé|| || ||Vers 1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1675||||Disturbed Vision|| || || ||1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1676||||Disturbed Vision|| || || ||1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1677||||Self-Portrait on the Glass Veranda|| || || ||1930-1933||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1678||||Self-Portrait on the Glass Veranda|| || || ||1930-1933||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1679||||Woman with Small Boy||Femme avec petit garçon|| || ||1930||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1680||||Forest with Birch Trunks||Forêt avec troncs de bouleaux|| || ||1930-1935||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1681||||Bathing Woman and Children||Baigneuse et enfant|| || ||1930-1935||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1682||||Alma Mater: Figure Study|| || || ||1930-1940||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1683||||Street Workers in Snow|| || || ||1931-1933||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1684||||Snow Shovellers on the Building Site|| || || ||1931-1933||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1685||||Workers on the Building Site (Draft for a Decoration of Oslo Town Council)||Travailleurs sur le site de construction (ébauche pour une décoration de l'hôtel de ville d'Oslo)|| || ||1931-1933||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1686||||Workers in Snow: Five Fragments||Travailleurs dans la neige. Cinq extraits|| || ||1931-1933||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1687||||Workers in Snow: Fragment||Travailleurs dans la neige. Extrait || || ||1931-1933||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1688||||Street Workers in Snow: Fragment|| || || ||1931-1933||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1689||||Summer on Karl Johan||Été sur Karl Johan|| || ||1931||Kunstmuseum de Bergen, Norvège (collection Stenersen)
|-
|1690||||The Wave||La Vague|| || ||1931||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1691||||Fritz H. Frølich||Fritz H. Frølich|| || ||1931||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1692||||Fritz H. Frølich||Fritz H. Frølich|| || ||1931||Collection privée
|-
|1693||||Apple Tree in the garden||Pommier dans le jardin|| || ||1932-1942||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1694||||Man with Horse||Homme avec cheval|| || ||1932-1940||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1695||||Henriette Olsen||Henriette Olsen|| || ||1932||Collection privée
|-
|1696||||Henriette Olsen||Henriette Olsen|| || ||1932||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1697||||Henriette Olsen||Henriette Olsen|| || ||1932||Collection privée
|-
|1698||||Maggie Torkildsen||Maggie Torkildsen|| || ||1932||Collection privée
|-
|1699||||Maggie Torkildsen||Maggie Torkildsen|| || ||1932||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1700||||The Girl from Nordland||La Fille de Nordland|| || ||1932||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1701||||The Girl from Nordland: Five Fragments|| || || ||1932||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1702||||The Girl from Nordland||La Fille de Nordland|| || ||1932||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1703||||Eberhard Grisebach||Eberhard Grisebach || || ||1932||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1704||||Eberhard Grisebach|| Eberhard Grisebach|| || ||1932||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1705||||Eberhard Grisebach||Eberhard Grisebach || || ||1932||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1706||||Eberhard Grisebach|| Eberhard Grisebach|| || ||1932||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1707||||Hanna Brieschke in Åsgårdstrand||Hanna Brieschke à Åsgårdstrand || || ||1932||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1708||||Hanna Brieschke in Åsgårdstrand||Hanna Brieschke à Åsgårdstrand || || ||1932||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1709||||The Splitting of Faust|| || || ||1932-1935||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1710||||The Fight||Le Combat|| || ||1932-1935||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1711||||The Fight||Le Combat || || ||1932||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1712||||Uninvited Guests|| || || ||1932-1935||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1713||||Rowboats at Åsgårdstrand||Bateaux à rame à Åsgårdstrand|| || ||1932-1933||Localisation inconnue
|-
|1714||||Boys Bathing|| || || ||1932-1933||Localisation inconnue
|-
|1715||||The Girls on the Bridge|| || || ||1933-1935||Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, États-Unis
|-
|1716||||Meeting on the Beach||Rencontre sur la plage|| || ||1933-1935||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1717||||Two Women on the Shore||Deux femmes sur le rivage|| || ||1933-1935||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1718||||Two Women on the Shore||Deux femmes sur le rivage|| || ||1933-1935||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1719||||Two human Beings. The Lonely Ones||Deux êtres humains. Les solitaires|| || ||1933-1935||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1720||||Jealousy||Jalousie|| || ||1933-1935||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1721||||The Women on the Bridge||La Femme sur le pont|| || ||1934-1940||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1722||||The Red House||La Maison rouge|| || ||1934-1935||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1723||||The Red House||La Maison rouge || || ||1934-1935||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1724||||Karl Wefring||Karl Wefring || || ||1934-1935||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1725||||Karl Wefring||Karl Wefring || || ||1934-1935||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1726||||Annie Stenersen||Annie Stenersen|| || ||1934||Axel C. Eitzen
|-
|1727||||Annie Stenersen||Annie Stenersen|| || ||1934||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1728||||Female Head|| || || ||1934?||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1729||||Johan Martin and Sten Stenersen||Johan Martin et Sten Stenersen|| || ||1935||Localisation inconnue
|-
|1730||||Johan Martin and Sten Stenersen||Johan Martin et Sten Stenersen|| || ||1935||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1731||||Johan Martin and Sten Stenersen||Johan Martin et Sten Stenersen|| || ||1935||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1732||||Ebba Ridderstad||Ebba Ridderstad|| || ||1935||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1733||||Ebba Ridderstad||Ebba Ridderstad|| || ||1935||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1734||||Ebba Ridderstad||Ebba Ridderstad|| || ||1935||Collection privée
|-
|1735||||Ebba Ridderstad and Marika Pauli||Ebba Ridderstad et Marika Pauli|| || ||1935||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1736||||Andreas Reading||Andreas Reading|| || ||1935-1936 ?||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1737||||Spring at Ekely||Printemps à Ekely|| || ||1935-1943||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1738||||Under the Chestnut Tree||Sous le châtaignier|| || ||1937||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1739||||Under the Chestnut Tree||Sous le châtaignier|| || ||1937||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1740||||Encounter beneath the Chestnut Tree||Rencontre sous le châtaignier|| || ||1937||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1741||||Encounter beneath the Chestnut Tree||Rencontre sous le châtaignier|| || ||1937||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1742||||Nicolai Rygg||Nicolai Rygg || || ||1937-1938||Collection privée
|-
|1743||||Nicolai Rygg||Nicolai Rygg || || ||1938||Banque centrale de Norvège
|-
|1744||||Nicolai Rygg|| Nicolai Rygg|| || ||1938||University of Central Oklahoma, Edmond, Oklahoma, États-Unis
|-
|1745||||Henrik Bull||Henrik Bull|| || ||1939||Collection privée
|-
|1746||||Henrik Bull||Henrik Bull|| || ||1939||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1747||||Hand Reaching out for Bottles|| || || ||1938 (?)||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1748||||Self-Portrait with Bottles||Autoportrait avec bouteilles|| || ||1938 (?)||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1749||||Self-Portrait by the window||Autoportrait à la fenêtre||  || ||vers 1940||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1750||||Self-Portrait, with a Dod’s Head on the Plate|| || || ||1940-1942||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1751||||Autumn Landscape||Paysage d'automne|| || ||1940-1943||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1752||||Self-Portrait||Autoportrait|| || ||1940-1943||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1753||||Anemones||Anémones|| || ||19||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1754||||People Sunbathing in a Bay||Gens prenant un bain de soleil dans une baie|| || ||1940-1942||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1755||||Naked Men in Birch Forest||Hommes nus dans une forêt de bouleaux|| || ||1940-1942||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1756||||Beach||Plage|| || ||1940-1943||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1757||||People Sunbathing||Bain de soleil|| || ||1940-1942||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1758||||Beach||Plage|| || ||1940-1943||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1759||||Beach Scene||Scène de plage|| || ||1940-1943||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1760||||Beach Scene||Scène de plage|| || ||1940-1943||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1761||||Beach Scene||Scène de plage|| || ||1940-1943||Collection privée
|-
|1762||||Bathers on the Beach||Baigneurs sur la plage|| || ||1940-1942||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1763||||Alma Mater||Alma Mater|| || ||1940||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1764||||Self-Portrait. Between the Clock and the Bed||Autoportrait entre la pendule et le lit ||huile sur toile ||149 x 120 ||1940-1943||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1765||||Visiting at Ekely||Invité à Ekely  || || ||1942||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1766||||Visiting at Ekely||Invité à Ekely || || ||1942||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1767||||Study of a Head||Étude d'une tête|| || ||1942-1943||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1768||||Young Woman||Jeune femme|| || ||1942||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1769||||Female Nude||Nu féminin|| || ||1942||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1770||||Woman with Pumpkin||Femme avec citrouille || || ||1942||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1771||||Woman with Pumpkin|| Femme avec citrouille|| || ||1942||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1772||||Flirting in the Park||Flirtant dans le parc || || ||1942||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1773||||Flirting in the Park|| Flirtant dans le parc|| || ||1942||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1774||||Midsummer Night's Eve||Veille d'une nuit du milieu de l'été|| || ||1942||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1775||||Two Women by the veranda Steps||Deux femmes sur les escaliers de la véranda || || ||1942||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1776||||Woman by the veranda Steps||Femme sur les escaliers de la véranda|| || ||1942||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1777||||Painter by the Wall|| || || ||1942||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1778||||Haymaking||Fenaison || || ||1942||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1779||||Haymaking||Fenaison|| || ||1942||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1780||||Dog's Head||Tête de chien|| || ||1942||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1781||||Self-Portrait by the Arbour||Autoportait dans la charmille|| || ||1942||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1782||||Rolf Hansen||Rolf Hansen || || ||1943||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1783||||Rolf Hansen||Rolf Hansen || || ||1943||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1784||||Rolf Hansen||Rolf Hansen || || ||1943||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1785||||Rolf Hansen||Rolf Hansen || || ||1943||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1786||||Portrait of a Man||Portrait d'un homme || || ||1943||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1787||||Erik Pedersen||Erik Pedersen ||Pastel sur papier||24,8 x 45||1943||Musée Solomon R. Guggenheim, New York , États-Unis
|-
|1788||||The Man in the Cabbage Field||L'Homme dans le champ de choux || || ||1943||Musée Munch, Oslo, Norvège
|-
|1789||||Self-Portrait with Pastel Stick|| || || ||1943||Musée Munch, Oslo, Norvège
|}

 Bibliographie 
 Gerd Woll, Edvard Munch. Samlede malerier'', Cappelen Damm, Oslo, 2008 .

Références 

!
Munch